До списку лускокрилих Греції віднесено денних метеликів і молі, що були зареєстровані у Греції.

Згідно з останніми оцінками, існує 3,351 вид лускокрилих, що зустрічаються на території Греції.

Денні метелики

Hesperiidae 
 Carcharodus alceae (Esper, 1780)
 Carcharodus floccifera (Zeller, 1847)
 Carcharodus lavatherae (Esper, 1783)
 Carcharodus orientalis Reverdin, 1913
 Carcharodus stauderi Reverdin, 1913
 Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
 Erynnis marloyi (Boisduval, 1834)
 Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
 Gegenes nostrodamus (Fabricius, 1793)
 Gegenes pumilio (Hoffmannsegg, 1804)
 Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
 Muschampia proto (Ochsenheimer, 1808)
 Muschampia tessellum (Hübner, 1803)
 Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
 Pelopidas thrax (Hübner, 1821)
 Pyrgus alveus (Hübner, 1803)
 Pyrgus armoricanus (Oberthur, 1910)
 Pyrgus carthami (Hübner, 1813)
 Pyrgus cinarae (Rambur, 1839)
 Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
 Pyrgus serratulae (Rambur, 1839)
 Pyrgus sidae (Esper, 1784)
 Spialia orbifer (Hübner, 1823)
 Spialia phlomidis (Herrich-Schäffer, 1845)
 Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)
 Thymelicus hyrax (Lederer, 1861)
 Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
 Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

Lycaenidae 
 Aricia agestis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aricia anteros (Freyer, 1838)
 Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793)
 Aricia eumedon (Esper, 1780)
 Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
 Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
 Chilades trochylus (Freyer, 1845)
 Cupido minimus (Fuessly, 1775)
 Cupido osiris (Meigen, 1829)
 Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804)
 Cupido argiades (Pallas, 1771)
 Cupido decolorata (Staudinger, 1886)
 Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)
 Favonius quercus (Linnaeus, 1758)
 Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
 Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816)
 Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
 Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)
 Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)
 Lycaena candens (Herrich-Schäffer, 1844)
 Lycaena dispar (Haworth, 1802)
 Lycaena ottomanus (Lefebvre, 1830)
 Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
 Lycaena thersamon (Esper, 1784)
 Lycaena thetis Klug, 1834
 Lycaena tityrus (Poda, 1761)
 Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)
 Phengaris alcon (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
 Plebejus dardanus (Freyer, 1844)
 Plebejus eurypilus (Freyer, 1851)
 Plebejus psylorita (Freyer, 1845)
 Plebejus loewii (Zeller, 1847)
 Plebejus argus (Linnaeus, 1758)
 Plebejus argyrognomon (Bergstrasser, 1779)
 Plebejus idas (Linnaeus, 1761)
 Plebejus sephirus (Frivaldzky, 1835)
 Polyommatus admetus (Esper, 1783)
 Polyommatus andronicus Coutsis & Gavalas, 1995
 Polyommatus aroaniensis (Brown, 1976)
 Polyommatus damon (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Polyommatus eleniae Coutsis & De Prins, 2005
 Polyommatus iphigenia (Herrich-Schäffer, 1847)
 Polyommatus nephohiptamenos (Brown & Coutsis, 1978)
 Polyommatus orphicus Kolev, 2005
 Polyommatus ripartii (Freyer, 1830)
 Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)
 Polyommatus coridon (Poda, 1761)
 Polyommatus daphnis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Polyommatus coelestina (Eversmann, 1843)
 Polyommatus amandus (Schneider, 1792)
 Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Polyommatus eros (Ochsenheimer, 1808)
 Polyommatus escheri (Hübner, 1823)
 Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
 Polyommatus thersites (Cantener, 1835)
 Pseudophilotes bavius (Eversmann, 1832)
 Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865)
 Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)
 Satyrium ilicis (Esper, 1779)
 Satyrium ledereri (Boisduval, 1848)
 Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)
 Satyrium spini (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Satyrium w-album (Knoch, 1782)
 Scolitantides orion (Pallas, 1771)
 Tarucus balkanica (Freyer, 1844)
 Thecla betulae (Linnaeus, 1758)
 Turanana panagea (Herrich-Schäffer, 1851)
 Turanana taygetica (Rebel, 1902)
 Zizeeria karsandra (Moore, 1865)

Riodinidae 
 Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)

Nymphalidae 
 Aglais io (Linnaeus, 1758)
 Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
 Apatura ilia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apatura iris (Linnaeus, 1758)
 Apatura metis Freyer, 1829
 Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
 Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
 Arethusana arethusa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
 Argynnis adippe (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)
 Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)
 Argynnis pandora (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Boloria graeca (Staudinger, 1870)
 Boloria dia (Linnaeus, 1767)
 Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)
 Brenthis daphne (Bergstrasser, 1780)
 Brenthis hecate (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Brintesia circe (Fabricius, 1775)
 Charaxes jasius (Linnaeus, 1767)
 Chazara briseis (Linnaeus, 1764)
 Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)
 Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)
 Coenonympha leander (Esper, 1784)
 Coenonympha orientalis Rebel, 1910
 Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
 Coenonympha rhodopensis Elwes, 1900
 Coenonympha thyrsis (Freyer, 1845)
 Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758)
 Erebia aethiops (Esper, 1777)
 Erebia cassioides (Reiner & Hochenwarth, 1792)
 Erebia epiphron (Knoch, 1783)
 Erebia euryale (Esper, 1805)
 Erebia ligea (Linnaeus, 1758)
 Erebia medusa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Erebia melas (Herbst, 1796)
 Erebia oeme (Hübner, 1804)
 Erebia ottomana Herrich-Schäffer, 1847
 Erebia rhodopensis Nicholl, 1900
 Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
 Hipparchia fagi (Scopoli, 1763)
 Hipparchia syriaca (Staudinger, 1871)
 Hipparchia fatua Freyer, 1844
 Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)
 Hipparchia christenseni Kudrna, 1977
 Hipparchia cretica (Rebel, 1916)
 Hipparchia mersina (Staudinger, 1871)
 Hipparchia pellucida (Stauder, 1923)
 Hipparchia senthes (Fruhstorfer, 1908)
 Hipparchia volgensis (Mazochin-Porshnjakov, 1952)
 Hyponephele lupinus (O. Costa, 1836)
 Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)
 Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
 Kirinia climene (Esper, 1783)
 Kirinia roxelana (Cramer, 1777)
 Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
 Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
 Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)
 Libythea celtis (Laicharting, 1782)
 Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)
 Limenitis populi (Linnaeus, 1758)
 Limenitis reducta Staudinger, 1901
 Maniola chia Thomson, 1987
 Maniola halicarnassus Thomson, 1990
 Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
 Maniola megala (Oberthur, 1909)
 Maniola telmessia (Zeller, 1847)
 Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
 Melanargia larissa (Geyer, 1828)
 Melanargia russiae (Esper, 1783)
 Melitaea arduinna (Esper, 1783)
 Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)
 Melitaea aurelia Nickerl, 1850
 Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
 Melitaea didyma (Esper, 1778)
 Melitaea phoebe (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Melitaea trivia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Minois dryas (Scopoli, 1763)
 Neptis rivularis (Scopoli, 1763)
 Neptis sappho (Pallas, 1771)
 Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)
 Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)
 Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781)
 Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
 Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
 Polygonia egea (Cramer, 1775)
 Proterebia afra (Fabricius, 1787)
 Pseudochazara amymone Brown, 1976
 Pseudochazara anthelea (Hübner, 1824)
 Pseudochazara cingovskii Gross, 1973
 Pseudochazara geyeri (Herrich-Schäffer, 1846)
 Pseudochazara graeca (Staudinger, 1870)
 Pseudochazara orestes De Prins & van der Poorten, 1981
 Pyronia cecilia (Vallantin, 1894)
 Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767)
 Satyrus ferula (Fabricius, 1793)
 Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
 Ypthima asterope (Klug, 1832)

Papilionidae 
 Archon apollinus (Herbst, 1798)
 Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
 Papilio alexanor Esper, 1800
 Papilio machaon Linnaeus, 1758
 Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
 Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
 Zerynthia cerisy (Godart, 1824)
 Zerynthia cretica (Rebel, 1904)
 Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermuller, 1775)

Pieridae 
 Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
 Anthocharis damone Boisduval, 1836
 Anthocharis gruneri Herrich-Schäffer, 1851
 Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
 Colias alfacariensis Ribbe, 1905
 Colias aurorina Herrich-Schäffer, 1850
 Colias caucasica Staudinger, 1871
 Colias croceus (Fourcroy, 1785)
 Colias erate (Esper, 1805)
 Euchloe penia (Freyer, 1851)
 Euchloe ausonia (Hübner, 1804)
 Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)
 Gonepteryx farinosa (Zeller, 1847)
 Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
 Leptidea duponcheli (Staudinger, 1871)
 Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
 Pieris balcana Lorkovic, 1970
 Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
 Pieris ergane (Geyer, 1828)
 Pieris krueperi Staudinger, 1860
 Pieris mannii (Mayer, 1851)
 Pieris napi (Linnaeus, 1758)
 Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
 Pontia chloridice (Hübner, 1813)
 Pontia edusa (Fabricius, 1777)

Молі

Adelidae 
 Adela croesella (Scopoli, 1763)
 Adela mazzolella (Hübner, 1801)
 Adela paludicolella Zeller, 1850
 Adela repetitella Mann, 1861
 Cauchas anatolica (Rebel, 1902)
 Cauchas leucocerella (Scopoli, 1763)
 Cauchas rufifrontella (Treitschke, 1833)
 Nematopogon pilella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nematopogon robertella (Clerck, 1759)
 Nemophora barbatellus (Zeller, 1847)
 Nemophora dumerilella (Duponchel, 1839)
 Nemophora fasciella (Fabricius, 1775)
 Nemophora metallica (Poda, 1761)
 Nemophora minimella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nemophora raddaella (Hübner, 1793)

Alucitidae 
 Alucita hexadactyla Linnaeus, 1758
 Alucita huebneri Wallengren, 1859
 Alucita major (Rebel, 1906)
 Alucita palodactyla Zeller, 1847
 Alucita pectinata Scholz & Jackh, 1994
 Alucita zonodactyla Zeller, 1847

Argyresthiidae 
 Argyresthia glaucinella Zeller, 1839
 Argyresthia hilfiella Rebel, 1910
 Argyresthia pruniella (Clerck, 1759)
 Argyresthia spinosella Stainton, 1849

Autostichidae 
 Amselina cedestiella (Zeller, 1868)
 Amselina emir (Gozmany, 1961)
 Amselina kasyi (Gozmany, 1961)
 Amselina virgo (Gozmany, 1959)
 Apatema apolausticum Gozmany, 1996
 Apatema mediopallidum Walsingham, 1900
 Apatema sutteri Gozmany, 1997
 Apatema whalleyi (Popescu-Gorj & Capuse, 1965)
 Aprominta aga Gozmany, 1962
 Aprominta aperitta Gozmany, 1997
 Aprominta argonauta Gozmany, 1964
 Aprominta atricanella (Rebel, 1906)
 Aprominta bifasciata (Staudinger, 1870)
 Aprominta designatella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Aprominta gloriosa Gozmany, 1959
 Aprominta pannosella (Rebel, 1906)
 Aprominta reisseri Gozmany, 1959
 Aprominta separata Gozmany, 1961
 Aprominta tectaphella (Rebel, 1916)
 Aprominta xena Gozmany, 1959
 Charadraula cassandra Gozmany, 1967
 Deroxena venosulella (Moschler, 1862)
 Dysspastus baldizzonei Gozmany, 1977
 Dysspastus ios Gozmany, 2000
 Dysspastus musculina (Staudinger, 1870)
 Dysspastus undecimpunctella (Mann, 1864)
 Holcopogon bubulcellus (Staudinger, 1859)
 Nukusa cinerella (Rebel, 1941)
 Oecia oecophila (Staudinger, 1876)
 Oegoconia ariadne Gozmany, 1988
 Oegoconia caradjai Popescu-Gorj & Capuse, 1965
 Oegoconia deauratella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Oegoconia novimundi (Busck, 1915)
 Oegoconia uralskella Popescu-Gorj & Capuse, 1965
 Pantacordis pantsa (Gozmany, 1963)
 Pantacordis scotinella (Rebel, 1916)
 Symmoca attalica Gozmany, 1957
 Symmoca christenseni Gozmany, 1982
 Symmoca signatella Herrich-Schäffer, 1854
 Symmoca signella (Hübner, 1796)
 Symmoca sutteri Gozmany, 2000
 Symmoca vitiosella Zeller, 1868
 Syringopais temperatella (Lederer, 1855)

Batrachedridae 
 Batrachedra parvulipunctella Chretien, 1915

Bedelliidae 
 Bedellia somnulentella (Zeller, 1847)

Blastobasidae 
 Blastobasis phycidella (Zeller, 1839)
 Tecmerium perplexum (Gozmany, 1957)

Brachodidae 
 Brachodes beryti (Stainton, 1867)
 Brachodes compar (Staudinger, 1879)
 Brachodes nana (Treitschke, 1834)
 Brachodes pumila (Ochsenheimer, 1808)
 Brachodes tristis (Staudinger, 1879)

Brahmaeidae 
 Lemonia balcanica (Herrich-Schäffer, 1847)
 Lemonia dumi (Linnaeus, 1761)
 Lemonia taraxaci (Denis & Schiffermuller, 1775)

Bucculatricidae 
 Bucculatrix albedinella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix albella Stainton, 1867
 Bucculatrix cretica Deschka, 1991
 Bucculatrix infans Staudinger, 1880
 Bucculatrix phagnalella Walsingham, 1908
 Bucculatrix ulmella Zeller, 1848

Carposinidae 
 Carposina scirrhosella Herrich-Schäffer, 1854

Choreutidae 
 Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)
 Choreutis nemorana (Hübner, 1799)
 Choreutis pariana (Clerck, 1759)
 Prochoreutis myllerana (Fabricius, 1794)
 Prochoreutis stellaris (Zeller, 1847)
 Tebenna micalis (Mann, 1857)
 Tebenna pretiosana (Duponchel, 1842)

Cimeliidae 
 Axia nesiota Reisser, 1962

Coleophoridae 
 Augasma aeratella (Zeller, 1839)
 Coleophora achilleae Baldizzone, 2001
 Coleophora acrisella Milliere, 1872
 Coleophora adjectella Hering, 1937
 Coleophora adspersella Benander, 1939
 Coleophora aestuariella Bradley, 1984
 Coleophora afrosarda Baldizzone & Kaltenbach, 1983
 Coleophora alashiae Baldizzone, 1996
 Coleophora albella (Thunberg, 1788)
 Coleophora albicostella (Duponchel, 1842)
 Coleophora albidella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coleophora albilineella Toll, 1960
 Coleophora alcyonipennella (Kollar, 1832)
 Coleophora aleramica Baldizzone & Stubner, 2007
 Coleophora alticolella Zeller, 1849
 Coleophora amethystinella Ragonot, 1855
 Coleophora anatipenella (Hübner, 1796)
 Coleophora asteris Muhlig, 1864
 Coleophora badiipennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora ballotella (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
 Coleophora basimaculella Mann, 1864
 Coleophora bilineatella Zeller, 1849
 Coleophora bilineella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora breviuscula Staudinger, 1880
 Coleophora calycotomella Stainton, 1869
 Coleophora chamaedriella Bruand, 1852
 Coleophora christenseni Baldizzone, 1983
 Coleophora cnossiaca Baldizzone, 1983
 Coleophora coarctataephaga Toll, 1961
 Coleophora colutella (Fabricius, 1794)
 Coleophora congeriella Staudinger, 1859
 Coleophora conspicuella Zeller, 1849
 Coleophora conyzae Zeller, 1868
 Coleophora corsicella Walsingham, 1898
 Coleophora coxi Baldizzone & van der Wolf, 2007
 Coleophora crepidinella Zeller, 1847
 Coleophora cuprariella Lienig & Zeller, 1864
 Coleophora currucipennella Zeller, 1839
 Coleophora deauratella Lienig & Zeller, 1846
 Coleophora dentiferella Toll, 1952
 Coleophora depunctella Toll, 1961
 Coleophora deviella Zeller, 1847
 Coleophora dianthi Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora dignella Toll, 1961
 Coleophora discordella Zeller, 1849
 Coleophora drymidis Mann, 1857
 Coleophora epijudaica Amsel, 1935
 Coleophora eupepla Gozmany, 1954
 Coleophora filaginella Fuchs, 1881
 Coleophora flaviella Mann, 1857
 Coleophora follicularis (Vallot, 1802)
 Coleophora fretella Zeller, 1847
 Coleophora frischella (Linnaeus, 1758)
 Coleophora galbulipennella Zeller, 1838
 Coleophora genistae Stainton, 1857
 Coleophora graeca Baldizzone, 1990
 Coleophora granulatella Zeller, 1849
 Coleophora halophilella Zimmermann, 1926
 Coleophora hartigi Toll, 1944
 Coleophora helianthemella Milliere, 1870
 Coleophora helichrysiella Krone, 1909
 Coleophora hemerobiella (Scopoli, 1763)
 Coleophora hospitiella Chretien, 1915
 Coleophora ibipennella Zeller, 1849
 Coleophora jerusalemella Toll, 1942
 Coleophora juncicolella Stainton, 1851
 Coleophora kautzi Rebel, 1933
 Coleophora klimeschiella Toll, 1952
 Coleophora kroneella Fuchs, 1899
 Coleophora laconiae Baldizzone, 1983
 Coleophora lassella Staudinger, 1859
 Coleophora lebedella Falkovitsh, 1982
 Coleophora limosipennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora lineolea (Haworth, 1828)
 Coleophora longicornella Constant, 1893
 Coleophora luteolella Staudinger, 1880
 Coleophora lutipennella (Zeller, 1838)
 Coleophora maritimella Newman, 1863
 Coleophora mausolella Chretien, 1908
 Coleophora mayrella (Hübner, 1813)
 Coleophora medelichensis Krone, 1908
 Coleophora meridionella Rebel, 1912
 Coleophora minoica Baldizzone, 1983
 Coleophora nesiotidella Baldizzone & v.d.Wolf, 2000
 Coleophora nigridorsella Amsel, 1935
 Coleophora nikiella Baldizzone, 1983
 Coleophora niveicostella Zeller, 1839
 Coleophora nutantella Muhlig & Frey, 1857
 Coleophora obtectella Zeller, 1849
 Coleophora ochrea (Haworth, 1828)
 Coleophora ochripennella Zeller, 1849
 Coleophora ochroflava Toll, 1961
 Coleophora olympica Baldizzone, 1983
 Coleophora onobrychiella Zeller, 1849
 Coleophora ononidella Milliere, 1879
 Coleophora onopordiella Zeller, 1849
 Coleophora oriolella Zeller, 1849
 Coleophora ornatipennella (Hübner, 1796)
 Coleophora paramayrella Nel, 1993
 Coleophora parthenica Meyrick, 1891
 Coleophora parvicuprella Baldizzone & Tabell, 2006
 Coleophora patzaki Baldizzone, 1983
 Coleophora pennella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coleophora peribenanderi Toll, 1943
 Coleophora pseudodianthi Baldizzone & Tabell, 2006
 Coleophora pyrrhulipennella Zeller, 1839
 Coleophora quadristraminella Toll, 1961
 Coleophora qulikushella Toll, 1959
 Coleophora salicorniae Heinemann & Wocke, 1877
 Coleophora saxicolella (Duponchel, 1843)
 Coleophora semicinerea Staudinger, 1859
 Coleophora serinipennella Christoph, 1872
 Coleophora serpylletorum Hering, 1889
 Coleophora serratulella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora soffneriella Toll, 1961
 Coleophora spartana Baldizzone, 2010
 Coleophora stramentella Zeller, 1849
 Coleophora taeniipennella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora tamesis Waters, 1929
 Coleophora taurica Baldizzone, 1994
 Coleophora tauricella Staudinger, 1880
 Coleophora taygeti Baldizzone, 1983
 Coleophora therinella Tengstrom, 1848
 Coleophora thymi Hering, 1942
 Coleophora tricolor Walsingham, 1889
 Coleophora trifolii (Curtis, 1832)
 Coleophora tyrrhaenica Amsel, 1951
 Coleophora valesianella Zeller, 1849
 Coleophora variicornis Toll, 1952
 Coleophora versurella Zeller, 1849
 Coleophora vicinella Zeller, 1849
 Coleophora virgatella Zeller, 1849
 Coleophora zelleriella Heinemann, 1854
 Goniodoma auroguttella (Fischer v. Röslerstamm, 1841)
 Goniodoma limoniella (Stainton, 1884)
 Goniodoma nemesi Capuse, 1970

Cosmopterigidae 
 Alloclita recisella Staudinger, 1859
 Anatrachyntis badia (Hodges, 1962)
 Ascalenia vanella (Frey, 1860)
 Coccidiphila gerasimovi Danilevsky, 1950
 Cosmopterix athesiae Huemer & Koster, 2006
 Cosmopterix coryphaea Walsingham, 1908
 Cosmopterix crassicervicella Chretien, 1896
 Cosmopterix lienigiella Zeller, 1846
 Cosmopterix pararufella Riedl, 1976
 Cosmopterix pulchrimella Chambers, 1875
 Eteobalea albiapicella (Duponchel, 1843)
 Eteobalea anonymella (Riedl, 1965)
 Eteobalea dohrnii (Zeller, 1847)
 Eteobalea intermediella (Riedl, 1966)
 Eteobalea isabellella (O. G. Costa, 1836)
 Eteobalea serratella (Treitschke, 1833)
 Eteobalea sumptuosella (Lederer, 1855)
 Hodgesiella rebeli (Krone, 1905)
 Limnaecia phragmitella Stainton, 1851
 Pancalia leuwenhoekella (Linnaeus, 1761)
 Pancalia nodosella (Bruand, 1851)
 Pancalia schwarzella (Fabricius, 1798)
 Pyroderces argyrogrammos (Zeller, 1847)
 Pyroderces caesaris Gozmany, 1957
 Ramphis libanoticus Riedl, 1969
 Sorhagenia lophyrella (Douglas, 1846)
 Sorhagenia reconditella Riedl, 1983
 Vulcaniella cognatella Riedl, 1990
 Vulcaniella grabowiella (Staudinger, 1859)
 Vulcaniella grandiferella Sinev, 1986
 Vulcaniella klimeschi (Riedl, 1966)
 Vulcaniella pomposella (Zeller, 1839)
 Vulcaniella rosmarinella (Walsingham, 1891)

Cossidae 
 Acossus terebra (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cossus cossus (Linnaeus, 1758)
 Danielostygia persephone Reisser, 1962
 Dyspessa aphrodite Yakovlev & Witt, 2007
 Dyspessa salicicola (Eversmann, 1848)
 Dyspessa ulula (Borkhausen, 1790)
 Parahypopta caestrum (Hübner, 1808)
 Paropta paradoxus (Herrich-Schäffer, 1851)
 Phragmacossia albida (Erschoff, 1874)
 Phragmacossia minos Reisser, 1962
 Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790)
 Stygia mosulensis Daniel, 1965
 Stygoides colchica (Herrich-Schäffer, 1851)
 Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)

Crambidae 
 Achyra nudalis (Hübner, 1796)
 Aeschremon disparalis (Herrich-Schäffer, 1851)
 Agriphila beieri Bleszynski, 1953
 Agriphila brioniellus (Zerny, 1914)
 Agriphila cyrenaicellus (Ragonot, 1887)
 Agriphila dalmatinellus (Hampson, 1900)
 Agriphila geniculea (Haworth, 1811)
 Agriphila indivisellus (Turati & Zanon, 1922)
 Agriphila inquinatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriphila latistria (Haworth, 1811)
 Agriphila paleatellus (Zeller, 1847)
 Agriphila selasella (Hübner, 1813)
 Agriphila tersellus (Lederer, 1855)
 Agriphila tolli (Bleszynski, 1952)
 Agriphila trabeatellus (Herrich-Schäffer, 1848)
 Agriphila tristella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763)
 Anania coronata (Hufnagel, 1767)
 Anania crocealis (Hübner, 1796)
 Anania funebris (Strom, 1768)
 Anania hortulata (Linnaeus, 1758)
 Anania lancealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anania stachydalis (Germar, 1821)
 Anania testacealis (Zeller, 1847)
 Anania verbascalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anarpia incertalis (Duponchel, 1832)
 Ancylolomia disparalis Hübner, 1825
 Ancylolomia palpella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylolomia pectinatellus (Zeller, 1847)
 Ancylolomia tentaculella (Hübner, 1796)
 Angustalius malacellus (Duponchel, 1836)
 Anthophilopsis baphialis (Staudinger, 1871)
 Antigastra catalaunalis (Duponchel, 1833)
 Aporodes floralis (Hübner, 1809)
 Calamotropha aureliellus (Fischer v. Röslerstamm, 1841)
 Calamotropha hackeri Ganev, 1985
 Calamotropha hierichuntica Zeller, 1867
 Calamotropha paludella (Hübner, 1824)
 Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758)
 Cataonia erubescens (Christoph, 1877)
 Catoptria acutangulellus (Herrich-Schäffer, 1847)
 Catoptria casalei Bassi, 1999
 Catoptria confusellus (Staudinger, 1882)
 Catoptria dimorphellus (Staudinger, 1882)
 Catoptria falsella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catoptria fibigeri Ganev, 1987
 Catoptria fulgidella (Hübner, 1813)
 Catoptria gozmanyi Bleszynski, 1956
 Catoptria languidellus (Zeller, 1863)
 Catoptria margaritella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catoptria myella (Hübner, 1796)
 Catoptria mytilella (Hübner, 1805)
 Catoptria olympica Ganev, 1983
 Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)
 Chilo luteellus (Motschulsky, 1866)
 Cholius luteolaris (Scopoli, 1772)
 Chrysocrambus craterella (Scopoli, 1763)
 Chrysocrambus linetella (Fabricius, 1781)
 Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)
 Cornifrons ulceratalis Lederer, 1858
 Crambus lathoniellus (Zincken, 1817)
 Crambus pascuella (Linnaeus, 1758)
 Crambus perlella (Scopoli, 1763)
 Crambus pratella (Linnaeus, 1758)
 Crambus uliginosellus Zeller, 1850
 Cybalomia pentadalis (Lederer, 1855)
 Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cynaeda gigantea (Wocke, 1871)
 Dentifovea fulvifascialis (Christoph, 1887)
 Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761)
 Diasemiopsis ramburialis (Duponchel, 1834)
 Dolicharthria bruguieralis (Duponchel, 1833)
 Dolicharthria metasialis (Rebel, 1916)
 Dolicharthria punctalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dolicharthria stigmosalis (Herrich-Schäffer, 1848)
 Donacaula forficella (Thunberg, 1794)
 Donacaula mucronella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Donacaula niloticus (Zeller, 1867)
 Duponchelia fovealis Zeller, 1847
 Ecpyrrhorrhoe diffusalis (Guenee, 1854)
 Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796)
 Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)
 Elophila rivulalis (Duponchel, 1834)
 Epascestria pustulalis (Hübner, 1823)
 Ephelis cruentalis (Geyer, 1832)
 Euchromius bella (Hübner, 1796)
 Euchromius bleszynskiellus Popescu-Gorj, 1964
 Euchromius ocellea (Haworth, 1811)
 Euchromius rayatellus (Amsel, 1949)
 Euchromius superbellus (Zeller, 1849)
 Euchromius vinculellus (Zeller, 1847)
 Euclasta splendidalis (Herrich-Schäffer, 1848)
 Eudonia angustea (Curtis, 1827)
 Eudonia delunella (Stainton, 1849)
 Eudonia lacustrata (Panzer, 1804)
 Eudonia laetella (Zeller, 1846)
 Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)
 Eudonia murana (Curtis, 1827)
 Eudonia phaeoleuca (Zeller, 1846)
 Eudonia speideli Leraut, 1982
 Eurrhypis cacuminalis (Eversmann, 1843)
 Eurrhypis guttulalis (Herrich-Schäffer, 1848)
 Eurrhypis pollinalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Evergestis aenealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Evergestis caesialis (Herrich-Schäffer, 1849)
 Evergestis desertalis (Hübner, 1813)
 Evergestis extimalis (Scopoli, 1763)
 Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761)
 Evergestis infirmalis (Staudinger, 1871)
 Evergestis isatidalis (Duponchel, 1833)
 Evergestis limbata (Linnaeus, 1767)
 Evergestis mundalis (Guenee, 1854)
 Evergestis nomadalis (Lederer, 1871)
 Evergestis serratalis (Staudinger, 1871)
 Evergestis sophialis (Fabricius, 1787)
 Evergestis subfuscalis (Staudinger, 1871)
 Glaucocharis euchromiella (Ragonot, 1895)
 Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763)
 Hellula undalis (Fabricius, 1781)
 Hodebertia testalis (Fabricius, 1794)
 Hydriris ornatalis (Duponchel, 1832)
 Hyperlais argillacealis (Zeller, 1847)
 Hyperlais dulcinalis (Treitschke, 1835)
 Hyperlais nemausalis (Duponchel, 1834)
 Loxostege aeruginalis (Hübner, 1796)
 Loxostege deliblatica Szent-Ivany & Uhrik-Meszaros, 1942
 Loxostege manualis (Geyer, 1832)
 Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761)
 Loxostege turbidalis (Treitschke, 1829)
 Mecyna asinalis (Hübner, 1819)
 Mecyna flavalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mecyna lutealis (Duponchel, 1833)
 Mecyna subsequalis (Herrich-Schäffer, 1851)
 Mecyna trinalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mesocrambus candiellus (Herrich-Schäffer, 1848)
 Metacrambus carectellus (Zeller, 1847)
 Metaeuchromius lata (Staudinger, 1870)
 Metasia carnealis (Treitschke, 1829)
 Metasia ophialis (Treitschke, 1829)
 Metasia rosealis Ragonot, 1895
 Metasia suppandalis (Hübner, 1823)
 Metaxmeste phrygialis (Hübner, 1796)
 Metaxmeste schrankiana (Hochenwarth, 1785)
 Neocrambus wolfschlaegeri (Schawerda, 1937)
 Nomophila noctuella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)
 Palpita vitrealis (Rossi, 1794)
 Paracorsia repandalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Parapoynx stagnalis (Zeller, 1852)
 Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)
 Paratalanta hyalinalis (Hübner, 1796)
 Pediasia contaminella (Hübner, 1796)
 Pediasia fascelinella (Hübner, 1813)
 Pediasia jucundellus (Herrich-Schäffer, 1847)
 Pediasia luteella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pediasia matricella (Treitschke, 1832)
 Platytes cerussella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pleuroptya balteata (Fabricius, 1798)
 Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)
 Psammotis pulveralis (Hübner, 1796)
 Pyrausta aerealis (Hübner, 1793)
 Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta castalis Treitschke, 1829
 Pyrausta cingulata (Linnaeus, 1758)
 Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta obfuscata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)
 Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1767)
 Pyrausta trimaculalis (Staudinger, 1867)
 Pyrausta virginalis Duponchel, 1832
 Scirpophaga praelata (Scopoli, 1763)
 Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829)
 Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866
 Scoparia dicteella Rebel, 1916
 Scoparia ganevi Leraut, 1985
 Scoparia graeca Nuss, 2005
 Scoparia ingratella (Zeller, 1846)
 Scoparia manifestella (Herrich-Schäffer, 1848)
 Scoparia perplexella (Zeller, 1839)
 Scoparia pyralella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scoparia staudingeralis (Mabille, 1869)
 Scoparia subfusca Haworth, 1811
 Sitochroa palealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)
 Tegostoma comparalis (Hübner, 1796)
 Thisanotia chrysonuchella (Scopoli, 1763)
 Thyridiphora furia (Swinhoe, 1884)
 Titanio normalis (Hübner, 1796)
 Titanio venustalis (Lederer, 1855)
 Udea austriacalis (Herrich-Schäffer, 1851)
 Udea bipunctalis (Herrich-Schäffer, 1851)
 Udea confinalis (Lederer, 1858)
 Udea ferrugalis (Hübner, 1796)
 Udea fimbriatralis (Duponchel, 1834)
 Udea fulvalis (Hübner, 1809)
 Udea institalis (Hübner, 1819)
 Udea languidalis (Eversmann, 1842)
 Udea numeralis (Hübner, 1796)
 Udea olivalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Udea prunalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Udea rhododendronalis (Duponchel, 1834)
 Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794)
 Usgentia vespertalis (Herrich-Schäffer, 1851)
 Xanthocrambus saxonellus (Zincken, 1821)

Douglasiidae 
 Klimeschia cinereipunctella (Turati & Fiori, 1930)
 Klimeschia transversella (Zeller, 1839)
 Tinagma anchusella (Benander, 1936)
 Tinagma klimeschi Gaedike, 1987
 Tinagma ocnerostomella (Stainton, 1850)

Drepanidae 
 Asphalia ruficollis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cilix asiatica O. Bang-Haas, 1907
 Cilix glaucata (Scopoli, 1763)
 Cymatophorina diluta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)
 Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758)
 Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)
 Sabra harpagula (Esper, 1786)
 Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)
 Tethea or (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
 Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)
 Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775)
 Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790)

Elachistidae 
 Agonopterix adspersella (Kollar, 1832)
 Agonopterix alstromeriana (Clerck, 1759)
 Agonopterix arenella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agonopterix assimilella (Treitschke, 1832)
 Agonopterix atomella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agonopterix cnicella (Treitschke, 1832)
 Agonopterix comitella (Lederer, 1855)
 Agonopterix furvella (Treitschke, 1832)
 Agonopterix graecella Hannemann, 1976
 Agonopterix inoxiella Hannemann, 1959
 Agonopterix irrorata (Staudinger, 1870)
 Agonopterix leucadensis (Rebel, 1932)
 Agonopterix nanatella (Stainton, 1849)
 Agonopterix nervosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix pallorella (Zeller, 1839)
 Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835)
 Agonopterix purpurea (Haworth, 1811)
 Agonopterix rotundella (Douglas, 1846)
 Agonopterix rutana (Fabricius, 1794)
 Agonopterix scopariella (Heinemann, 1870)
 Agonopterix straminella (Staudinger, 1859)
 Agonopterix subpropinquella (Stainton, 1849)
 Agonopterix thapsiella (Zeller, 1847)
 Agonopterix yeatiana (Fabricius, 1781)
 Anchinia laureolella Herrich-Schäffer, 1854
 Blastodacna atra (Haworth, 1828)
 Blastodacna hellerella (Duponchel, 1838)
 Blastodacna vinolentella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Cacochroa corfuella Lvovsky, 2000
 Cacochroa permixtella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Depressaria absynthiella Herrich-Schäffer, 1865
 Depressaria albipunctella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Depressaria badiella (Hübner, 1796)
 Depressaria beckmanni Heinemann, 1870
 Depressaria chaerophylli Zeller, 1839
 Depressaria daucella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Depressaria depressana (Fabricius, 1775)
 Depressaria discipunctella Herrich-Schäffer, 1854
 Depressaria douglasella Stainton, 1849
 Depressaria floridella Mann, 1864
 Depressaria hofmanni Stainton, 1861
 Depressaria marcella Rebel, 1901
 Depressaria tenebricosa Zeller, 1854
 Depressaria ultimella Stainton, 1849
 Depressaria velox Staudinger, 1859
 Depressaria veneficella Zeller, 1847
 Depressaria hirtipalpis Zeller, 1854
 Dystebenna stephensi (Stainton, 1849)
 Elachista antonia Kaila, 2007
 Elachista atrisquamosa Staudinger, 1880
 Elachista catalana Parenti, 1978
 Elachista dalmatiensis Traugott-Olsen, 1992
 Elachista deceptricula Staudinger, 1880
 Elachista gangabella Zeller, 1850
 Elachista graeca Parenti, 2002
 Elachista grotenfelti Kaila, 2012
 Elachista modesta Parenti, 1978
 Elachista neapolisella Traugott-Olsen, 1985
 Elachista nedaella Traugott-Olsen, 1985
 Elachista nuraghella Amsel, 1951
 Elachista occulta Parenti, 1978
 Elachista pollutella Duponchel, 1843
 Elachista rudectella Stainton, 1851
 Elachista skulei Traugott-Olsen, 1992
 Elachista subalbidella Schlager, 1847
 Elachista sutteri Kaila, 2002
 Elachista anatoliensis Traugott-Olsen, 1990
 Elachista kalki Parenti, 1978
 Elachista christenseni Traugott-Olsen, 2000
 Elachista falirakiensis Traugott-Olsen, 2000
 Elachista gleichenella (Fabricius, 1781)
 Elachista helia Kaila & Sruoga, 2014
 Elachista infuscata Frey, 1882
 Elachista kosteri Traugott-Olsen, 1995
 Elachista martinii O. Hofmann, 1898
 Elachista minuta (Parenti, 2003)
 Elachista occidentalis Frey, 1882
 Elachista pigerella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Elachista rufocinerea (Haworth, 1828)
 Ethmia aurifluella (Hübner, 1810)
 Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775)
 Ethmia candidella (Alpheraky, 1908)
 Ethmia chrysopyga (Zeller, 1844)
 Ethmia distigmatella (Erschoff, 1874)
 Ethmia fumidella (Wocke, 1850)
 Ethmia haemorrhoidella (Eversmann, 1844)
 Ethmia iranella Zerny, 1940
 Ethmia mariannae Karsholt & Kun, 2003
 Ethmia pusiella (Linnaeus, 1758)
 Ethmia quadrinotella (Mann, 1861)
 Ethmia terminella Fletcher, 1938
 Exaeretia conciliatella (Rebel, 1892)
 Exaeretia nigromaculata Hannemann, 1989
 Haplochrois albanica (Rebel & Zerny, 1932)
 Haplochrois gelechiella (Rebel, 1902)
 Haplochrois ochraceella (Rebel, 1903)
 Heinemannia festivella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hypercallia citrinalis (Scopoli, 1763)
 Luquetia orientella (Rebel, 1893)
 Orophia sordidella (Hübner, 1796)
 Perittia echiella (Joannis, 1902)
 Perittia minitaurella Kaila, 2009
 Perittia mucronata (Parenti, 2001)
 Perittia ravida Kaila, 2009
 Stephensia staudingeri Nielsen & Traugott-Olsen, 1981

Epermeniidae 
 Epermenia aequidentellus (E. Hofmann, 1867)
 Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783)
 Epermenia insecurella (Stainton, 1854)
 Epermenia petrusellus (Heylaerts, 1883)
 Epermenia strictellus (Wocke, 1867)
 Epermenia iniquellus (Wocke, 1867)
 Epermenia ochreomaculellus (Milliere, 1854)
 Epermenia pontificella (Hübner, 1796)
 Ochromolopis ictella (Hübner, 1813)
 Ochromolopis staintonellus (Milliere, 1869)

Erebidae 
 Acantholipes regularis (Hübner, 1813)
 Amata kruegeri (Ragusa, 1904)
 Amata phegea (Linnaeus, 1758)
 Apopestes spectrum (Esper, 1787)
 Araeopteron ecphaea Hampson, 1914
 Arctia caja (Linnaeus, 1758)
 Arctia festiva (Hufnagel, 1766)
 Arctia villica (Linnaeus, 1758)
 Arctornis l-nigrum (Muller, 1764)
 Autophila asiatica (Staudinger, 1888)
 Autophila banghaasi Boursin, 1940
 Autophila dilucida (Hübner, 1808)
 Autophila libanotica (Staudinger, 1901)
 Autophila limbata (Staudinger, 1871)
 Autophila anaphanes Boursin, 1940
 Autophila ligaminosa (Eversmann, 1851)
 Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)
 Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)
 Calymma communimacula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790)
 Catephia alchymista (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catocala brandti Hacker, 1999
 Catocala coniuncta (Esper, 1787)
 Catocala conversa (Esper, 1783)
 Catocala dilecta (Hübner, 1808)
 Catocala disjuncta (Geyer, 1828)
 Catocala diversa (Geyer, 1828)
 Catocala electa (Vieweg, 1790)
 Catocala elocata (Esper, 1787)
 Catocala eutychea Treitschke, 1835
 Catocala hymenaea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catocala lupina Herrich-Schäffer, 1851
 Catocala nupta (Linnaeus, 1767)
 Catocala nymphaea (Esper, 1787)
 Catocala nymphagoga (Esper, 1787)
 Catocala promissa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catocala puerpera (Giorna, 1791)
 Catocala separata Freyer, 1848
 Catocala sponsa (Linnaeus, 1767)
 Chelis maculosa (Gerning, 1780)
 Clytie syriaca (Bugnion, 1837)
 Colobochyla salicalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coscinia striata (Linnaeus, 1758)
 Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)
 Cymbalophora pudica (Esper, 1785)
 Cymbalophora rivularis (Menetries, 1832)
 Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)
 Diaphora luctuosa (Hübner, 1831)
 Diaphora mendica (Clerck, 1759)
 Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758)
 Drasteria cailino (Lefebvre, 1827)
 Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1767)
 Dysauxes famula (Freyer, 1836)
 Dysauxes punctata (Fabricius, 1781)
 Dysgonia algira (Linnaeus, 1767)
 Dysgonia torrida (Guenee, 1852)
 Eilema caniola (Hübner, 1808)
 Eilema complana (Linnaeus, 1758)
 Eilema costalis (Zeller, 1847)
 Eilema depressa (Esper, 1787)
 Eilema lurideola (Zincken, 1817)
 Eilema muscula (Staudinger, 1899)
 Eilema palliatella (Scopoli, 1763)
 Eilema pseudocomplana (Daniel, 1939)
 Eilema pygmaeola (Doubleday, 1847)
 Eilema rungsi Toulgoet, 1960
 Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)
 Eublemma amoena (Hübner, 1803)
 Eublemma candidana (Fabricius, 1794)
 Eublemma cochylioides (Guenee, 1852)
 Eublemma minutata (Fabricius, 1794)
 Eublemma ochreola (Staudinger, 1900)
 Eublemma ostrina (Hübner, 1808)
 Eublemma panonica (Freyer, 1840)
 Eublemma parva (Hübner, 1808)
 Eublemma polygramma (Duponchel, 1842)
 Eublemma pudorina (Staudinger, 1889)
 Eublemma purpurina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eublemma rosea (Hübner, 1790)
 Eublemma scitula Rambur, 1833
 Eublemma straminea (Staudinger, 1892)
 Eublemma viridula (Guenee, 1841)
 Eublemma zillii Fibiger, Ronkay & Yela, 2010
 Euclidia mi (Clerck, 1759)
 Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
 Euclidia triquetra (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
 Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758)
 Euproctis similis (Fuessly, 1775)
 Exophyla rectangularis (Geyer, 1828)
 Grammodes bifasciata (Petagna, 1787)
 Grammodes stolida (Fabricius, 1775)
 Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)
 Honeyania ragusana (Freyer, 1844)
 Hypena lividalis (Hübner, 1796)
 Hypena munitalis Mann, 1861
 Hypena obesalis Treitschke, 1829
 Hypena obsitalis (Hübner, 1813)
 Hypena palpalis (Hübner, 1796)
 Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)
 Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)
 Hypenodes anatolica Schwingenschuss, 1938
 Hypenodes nesiota Rebel, 1916
 Hyphantria cunea (Drury, 1773)
 Idia calvaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Laelia coenosa (Hübner, 1808)
 Laspeyria flexula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Leucoma salicis (Linnaeus, 1758)
 Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
 Lygephila amasina (Staudinger, 1878)
 Lygephila craccae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lygephila lusoria (Linnaeus, 1758)
 Lygephila procax (Hübner, 1813)
 Lygephila viciae (Hübner, 1822)
 Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)
 Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)
 Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793)
 Metachrostis dardouini (Boisduval, 1840)
 Metachrostis velocior (Staudinger, 1892)
 Metachrostis velox (Hübner, 1813)
 Micronoctua karsholti Fibiger, 1997
 Miltochrista miniata (Forster, 1771)
 Minucia lunaris (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nodaria nodosalis (Herrich-Schäffer, 1851)
 Ocneria eos Reisser, 1962
 Ocneria ledereri (Milliere, 1869)
 Ocneria rubea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ocnogyna loewii (Zeller, 1846)
 Ocnogyna parasita (Hübner, 1790)
 Odice arcuinna (Hübner, 1790)
 Odice suava (Hübner, 1813)
 Ophiusa tirhaca (Cramer, 1773)
 Orectis massiliensis (Milliere, 1864)
 Orectis proboscidata (Herrich-Schäffer, 1851)
 Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)
 Paidia cinerascens (Herrich-Schäffer, 1847)
 Paidia minoica de Freina, 2006
 Paidia rica (Freyer, 1858)
 Pandesma robusta (Walker, 1858)
 Paracolax tristalis (Fabricius, 1794)
 Parascotia detersa (Staudinger, 1891)
 Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761)
 Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758)
 Parocneria detrita (Esper, 1785)
 Parocneria terebinthi (Freyer, 1838)
 Pechipogo plumigeralis Hübner, 1825
 Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)
 Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer, 1852) — лишайниця жовта
 Pericyma albidentaria (Freyer, 1842)
 Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
 Phragmatobia placida (Frivaldszky, 1835)
 Phytometra viridaria (Clerck, 1759)
 Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758)
 Raparna conicephala (Staudinger, 1870)
 Rhypagla lacernaria (Hübner, 1813)
 Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)
 Rivula sericealis (Scopoli, 1763)
 Rivula tanitalis Rebel, 1912
 Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834)
 Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)
 Setina irrorella (Linnaeus, 1758)
 Simplicia rectalis (Eversmann, 1842)
 Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)
 Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766)
 Spilosoma urticae (Esper, 1789)
 Tathorhynchus exsiccata (Lederer, 1855)
 Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)
 Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758)
 Watsonarctia deserta (Bartel, 1902)
 Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763)
 Zanclognatha zelleralis (Wocke, 1850)
 Zebeeba falsalis (Herrich-Schäffer, 1839)
 Zekelita ravalis (Herrich-Schäffer, 1851)
 Zekelita antiqualis (Hübner, 1809)
 Zethes insularis Rambur, 1833

Eriocraniidae 
 Dyseriocrania subpurpurella (Haworth, 1828)

Euteliidae 
 Eutelia adoratrix (Staudinger, 1892)
 Eutelia adulatrix (Hübner, 1813)

Gelechiidae 
 Acompsia cinerella (Clerck, 1759)
 Acompsia ponomarenkoae Huemer & Karsholt, 2002
 Agnippe lunaki (Rebel, 1941)
 Altenia elsneriella Huemer & Karsholt, 1999
 Altenia modesta (Danilevsky, 1955)
 Altenia scriptella (Hübner, 1796)
 Altenia wagneriella (Rebel, 1926)
 Anacampsis malella Amsel, 1959
 Anacampsis obscurella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anacampsis scintillella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Anacampsis timidella (Wocke, 1887)
 Anarsia lineatella Zeller, 1839
 Anarsia spartiella (Schrank, 1802)
 Apodia bifractella (Duponchel, 1843)
 Aproaerema anthyllidella (Hübner, 1813)
 Aristotelia brizella (Treitschke, 1833)
 Aristotelia decurtella (Hübner, 1813)
 Aristotelia ericinella (Zeller, 1839)
 Aristotelia subericinella (Duponchel, 1843)
 Aroga aristotelis (Milliere, 1876)
 Aroga balcanicola Huemer & Karsholt, 1999
 Aroga velocella (Duponchel, 1838)
 Athrips amoenella (Frey, 1882)
 Athrips rancidella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Atremaea lonchoptera Staudinger, 1871
 Brachmia blandella (Fabricius, 1798)
 Bryotropha affinis (Haworth, 1828)
 Bryotropha arabica Amsel, 1952
 Bryotropha azovica Bidzilia, 1997
 Bryotropha desertella (Douglas, 1850)
 Bryotropha domestica (Haworth, 1828)
 Bryotropha dryadella (Zeller, 1850)
 Bryotropha figulella (Staudinger, 1859)
 Bryotropha hendrikseni Karsholt & Rutten, 2005
 Bryotropha hulli Karsholt & Rutten, 2005
 Bryotropha plebejella (Zeller, 1847)
 Bryotropha sabulosella (Rebel, 1905)
 Bryotropha sattleri Nel, 2003
 Bryotropha senectella (Zeller, 1839)
 Bryotropha sutteri Karsholt & Rutten, 2005
 Bryotropha tachyptilella (Rebel, 1916)
 Bryotropha terrella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Carpatolechia aenigma (Sattler, 1983)
 Carpatolechia decorella (Haworth, 1812)
 Carpatolechia fugitivella (Zeller, 1839)
 Caryocolum alsinella (Zeller, 1868)
 Caryocolum amaurella (M. Hering, 1924)
 Caryocolum baischi Huemer & Karsholt, 2010
 Caryocolum blandella (Douglas, 1852)
 Caryocolum blandelloides Karsholt, 1981
 Caryocolum blandulella (Tutt, 1887)
 Caryocolum cauligenella (Schmid, 1863)
 Caryocolum confluens Huemer, 1988
 Caryocolum crypticum Huemer, Karsholt & Mutanen, 2014
 Caryocolum fibigerium Huemer, 1988
 Caryocolum hispanicum Huemer, 1988
 Caryocolum junctella (Douglas, 1851)
 Caryocolum leucomelanella (Zeller, 1839)
 Caryocolum marmorea (Haworth, 1828)
 Caryocolum moehringiae (Klimesch, 1954)
 Caryocolum mucronatella (Chretien, 1900)
 Caryocolum peregrinella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Caryocolum provinciella (Stainton, 1869)
 Caryocolum proxima (Haworth, 1828)
 Caryocolum saginella (Zeller, 1868)
 Caryocolum schleichi (Christoph, 1872)
 Caryocolum tischeriella (Zeller, 1839)
 Caryocolum vicinella (Douglas, 1851)
 Catatinagma trivittellum Rebel, 1903
 Caulastrocecis pudicellus (Mann, 1861)
 Chionodes distinctella (Zeller, 1839)
 Chionodes electella (Zeller, 1839)
 Chionodes fumatella (Douglas, 1850)
 Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775)
 Chrysoesthia sexguttella (Thunberg, 1794)
 Cosmardia moritzella (Treitschke, 1835)
 Crossobela trinotella (Herrich-Schäffer, 1856)
 Deltophora maculata (Staudinger, 1879)
 Dichomeris acuminatus (Staudinger, 1876)
 Dichomeris alacella (Zeller, 1839)
 Dichomeris lamprostoma (Zeller, 1847)
 Dichomeris limbipunctellus (Staudinger, 1859)
 Dichomeris marginella (Fabricius, 1781)
 Dichomeris ustalella (Fabricius, 1794)
 Dirhinosia arnoldiella (Rebel, 1905)
 Ephysteris deserticolella (Staudinger, 1871)
 Ephysteris diminutella (Zeller, 1847)
 Ephysteris iberica Povolny, 1977
 Ephysteris olympica Povolny, 1968
 Ephysteris promptella (Staudinger, 1859)
 Epidola barcinonella Milliere, 1867
 Epidola stigma Staudinger, 1859
 Eulamprotes graecatella Šumpich & Skyva, 2012
 Eulamprotes helotella (Staudinger, 1859)
 Eulamprotes nigromaculella (Milliere, 1872)
 Eulamprotes wilkella (Linnaeus, 1758)
 Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758)
 Filatima spurcella (Duponchel, 1843)
 Gelechia dujardini Huemer, 1991
 Gelechia mediterranea Huemer, 1991
 Gelechia nigra (Haworth, 1828)
 Gelechia sabinellus (Zeller, 1839)
 Gelechia scotinella Herrich-Schäffer, 1854
 Gelechia senticetella (Staudinger, 1859)
 Gelechia sororculella (Hübner, 1817)
 Gnorimoschema soffneri Riedl, 1965
 Harpagidia magnetella (Staudinger, 1871)
 Helcystogramma lutatella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828)
 Helcystogramma triannulella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Isophrictis anthemidella (Wocke, 1871)
 Isophrictis kefersteiniellus (Zeller, 1850)
 Isophrictis lineatellus (Zeller, 1850)
 Isophrictis striatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Istrianis femoralis (Staudinger, 1876)
 Istrianis myricariella (Frey, 1870)
 Klimeschiopsis kiningerella (Duponchel, 1843)
 Lutilabria lutilabrella (Mann, 1857)
 Megacraspedus binotella (Duponchel, 1843)
 Megacraspedus cerussatellus Rebel, 1930
 Megacraspedus incertellus Rebel, 1930
 Megacraspedus separatellus (Fischer von Röslerstamm, 1843)
 Mesophleps corsicella Herrich-Schäffer, 1856
 Mesophleps ochracella (Turati, 1926)
 Mesophleps oxycedrella (Milliere, 1871)
 Mesophleps silacella (Hübner, 1796)
 Metzneria aestivella (Zeller, 1839)
 Metzneria agraphella (Ragonot, 1895)
 Metzneria aprilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Metzneria campicolella (Mann, 1857)
 Metzneria castiliella (Moschler, 1866)
 Metzneria diffusella Englert, 1974
 Metzneria intestinella (Mann, 1864)
 Metzneria lappella (Linnaeus, 1758)
 Metzneria metzneriella (Stainton, 1851)
 Metzneria neuropterella (Zeller, 1839)
 Metzneria paucipunctella (Zeller, 1839)
 Metzneria riadella Englert, 1974
 Metzneria tenuiella (Mann, 1864)
 Microlechia chretieni Turati, 1924
 Microlechia rhamnifoliae (Amsel & Hering, 1931)
 Mirificarma aflavella (Amsel, 1935)
 Mirificarma cytisella (Treitschke, 1833)
 Mirificarma eburnella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mirificarma flavella (Duponchel, 1844)
 Mirificarma maculatella (Hübner, 1796)
 Mirificarma minimella Huemer & Karsholt, 2001
 Mirificarma mulinella (Zeller, 1839)
 Mirificarma rhodoptera (Mann, 1866)
 Monochroa cytisella (Curtis, 1837)
 Monochroa rumicetella (O. Hofmann, 1868)
 Monochroa tenebrella (Hübner, 1817)
 Neofriseria peliella (Treitschke, 1835)
 Neotelphusa cisti (Stainton, 1869)
 Neotelphusa sequax (Haworth, 1828)
 Nothris congressariella (Bruand, 1858)
 Nothris magna Nel & Peslier, 2007
 Nothris verbascella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ochrodia subdiminutella (Stainton, 1867)
 Ornativalva heluanensis (Debski, 1913)
 Ornativalva plutelliformis (Staudinger, 1859)
 Palumbina guerinii (Stainton, 1858)
 Parastenolechia nigrinotella (Zeller, 1847)
 Pectinophora gossypiella (Saunders, 1844)
 Pexicopia malvella (Hübner, 1805)
 Phthorimaea operculella (Zeller, 1873)
 Platyedra subcinerea (Haworth, 1828)
 Pogochaetia solitaria Staudinger, 1879
 Prolita sexpunctella (Fabricius, 1794)
 Prolita solutella (Zeller, 1839)
 Pseudotelphusa istrella (Mann, 1866)
 Pseudotelphusa scalella (Scopoli, 1763)
 Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839)
 Ptocheuusa inopella (Zeller, 1839)
 Ptocheuusa paupella (Zeller, 1847)
 Pyncostola bohemiella (Nickerl, 1864)
 Recurvaria nanella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Schneidereria pistaciella Weber, 1957
 Scrobipalpa acuminatella (Sircom, 1850)
 Scrobipalpa artemisiella (Treitschke, 1833)
 Scrobipalpa atriplicella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Scrobipalpa bigoti Povolny, 1973
 Scrobipalpa brahmiella (Heyden, 1862)
 Scrobipalpa bryophiloides Povolny, 1966
 Scrobipalpa camphorosmella Nel, 1999
 Scrobipalpa ergasima (Meyrick, 1916)
 Scrobipalpa gecho (Walsingham, 1911)
 Scrobipalpa hendrikseni Huemer & Karsholt, 2010
 Scrobipalpa instabilella (Douglas, 1846)
 Scrobipalpa kasyi Povolny, 1968
 Scrobipalpa obsoletella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858)
 Scrobipalpa perinii (Klimesch, 1951)
 Scrobipalpa phagnalella (Constant, 1895)
 Scrobipalpa proclivella (Fuchs, 1886)
 Scrobipalpa salinella (Zeller, 1847)
 Scrobipalpa samadensis (Pfaffenzeller, 1870)
 Scrobipalpa selectella (Caradja, 1920)
 Scrobipalpa spergulariella (Chretien, 1910)
 Scrobipalpa vasconiella (Rossler, 1877)
 Scrobipalpa vicaria (Meyrick, 1921)
 Scrobipalpula psilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Scrobipalpula seniorum Povolny, 2000
 Scrobipalpula tussilaginis (Stainton, 1867)
 Sitotroga cerealella (Olivier, 1789)
 Sitotroga psacasta Meyrick, 1908
 Sophronia chilonella (Treitschke, 1833)
 Sophronia finitimella Rebel, 1905
 Sophronia humerella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Sophronia sicariellus (Zeller, 1839)
 Stenolechia gemmella (Linnaeus, 1758)
 Stenolechiodes macrolepiellus Huemer & Karsholt, 1999
 Stenolechiodes pseudogemmellus Elsner, 1996
 Stomopteryx basalis (Staudinger, 1876)
 Stomopteryx detersella (Zeller, 1847)
 Stomopteryx hungaricella Gozmany, 1957
 Stomopteryx remissella (Zeller, 1847)
 Streyella anguinella (Herrich-Schäffer, 1861)
 Syncopacma cinctella (Clerck, 1759)
 Syncopacma patruella (Mann, 1857)
 Syncopacma polychromella (Rebel, 1902)
 Syncopacma sangiella (Stainton, 1863)
 Syncopacma suecicella (Wolff, 1958)
 Teleiodes albiluculella Huemer & Karsholt, 2001
 Teleiodes luculella (Hübner, 1813)
 Teleiodes vulgella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Teleiopsis bagriotella (Duponchel, 1840)
 Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828)
 Teleiopsis terebinthinella (Herrich-Schäffer, 1856)
 Telphusa cistiflorella (Constant, 1890)
 Thiotricha majorella (Rebel, 1910)
 Tuta absoluta (Meyrick, 1917)
 Xenolechia aethiops (Humphreys & Westwood, 1845)
 Xenolechia lindae Huemer & Karsholt, 1999
 Xenolechia pseudovulgella Huemer & Karsholt, 1999

Geometridae 
 Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758)
 Acanthovalva inconspicuaria (Hübner, 1819)
 Acasis viretata (Hübner, 1799)
 Agriopis bajaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Alcis jubata (Thunberg, 1788)
 Alcis repandata (Linnaeus, 1758)
 Aleucis orientalis (Staudinger, 1892)
 Alsophila aescularia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Amorphogynia necessaria (Zeller, 1849)
 Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)
 Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)
 Aplasta ononaria (Fuessly, 1783)
 Aplocera annexata (Freyer, 1830)
 Aplocera columbata (Metzner, 1845)
 Aplocera cretica (Reisser, 1974)
 Aplocera efformata (Guenee, 1858)
 Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758)
 Aplocera praeformata (Hübner, 1826)
 Aplocera simpliciata (Treitschke, 1835)
 Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apochima flabellaria (Heeger, 1838)
 Ascotis selenaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Asovia maeoticaria (Alpheraky, 1876)
 Aspitates ochrearia (Rossi, 1794)
 Asthena albulata (Hufnagel, 1767)
 Biston betularia (Linnaeus, 1758)
 Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758)
 Cabera pusaria (Linnaeus, 1758)
 Campaea honoraria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761)
 Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)
 Camptogramma grisescens (Staudinger, 1892)
 Casilda antophilaria (Hübner, 1813)
 Cataclysme riguata (Hübner, 1813)
 Catarhoe basochesiata (Duponchel, 1831)
 Catarhoe hortulanaria (Staudinger, 1879)
 Catarhoe permixtaria (Herrich-Schäffer, 1856)
 Catarhoe putridaria (Herrich-Schäffer, 1852)
 Celonoptera mirificaria Lederer, 1862
 Chariaspilates formosaria (Eversmann, 1837)
 Charissa certhiatus (Rebel & Zerny, 1931)
 Charissa obscurata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Charissa mutilata (Staudinger, 1879)
 Charissa pullata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Charissa dubitaria (Staudinger, 1892)
 Charissa mucidaria (Hübner, 1799)
 Charissa variegata (Duponchel, 1830)
 Charissa ambiguata (Duponchel, 1830)
 Charissa onustaria (Herrich-Schäffer, 1852)
 Charissa zeitunaria (Staudinger, 1901)
 Charissa intermedia (Wehrli, 1917)
 Charissa supinaria (Mann, 1854)
 Charissa glaucinaria (Hübner, 1799)
 Chemerina caliginearia (Rambur, 1833)
 Chesias rufata (Fabricius, 1775)
 Chiasmia aestimaria (Hübner, 1809)
 Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)
 Chiasmia syriacaria (Staudinger, 1871)
 Chlorissa cloraria (Hübner, 1813)
 Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)
 Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)
 Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)
 Cidaria fulvata (Forster, 1771)
 Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767)
 Cleta filacearia (Herrich-Schäffer, 1847)
 Coenotephria ablutaria (Boisduval, 1840)
 Colostygia aptata (Hübner, 1813)
 Colostygia aqueata (Hübner, 1813)
 Colostygia fitzi (Schawerda, 1914)
 Colostygia olivata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Colostygia wolfschlaegerae (Pinker, 1953)
 Colotois pennaria (Linnaeus, 1761)
 Comibaena bajularia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758)
 Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794)
 Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758)
 Crocallis helenaria Ruckdeschel, 2006
 Crocallis tusciaria (Borkhausen, 1793)
 Cyclophora linearia (Hübner, 1799)
 Cyclophora porata (Linnaeus, 1767)
 Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)
 Cyclophora suppunctaria (Zeller, 1847)
 Cyclophora albiocellaria (Hübner, 1789)
 Cyclophora annularia (Fabricius, 1775)
 Cyclophora ariadne Reisser, 1939
 Cyclophora puppillaria (Hübner, 1799)
 Cyclophora quercimontaria (Bastelberger, 1897)
 Cyclophora ruficiliaria (Herrich-Schäffer, 1855)
 Dasycorsa modesta (Staudinger, 1879)
 Deileptenia ribeata (Clerck, 1759)
 Docirava dervenaria (von Mentzer, 1981)
 Docirava mundulata (Guenee, 1858)
 Dyscia conspersaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dyscia crassipunctaria (Rebel, 1916)
 Dyscia innocentaria (Christoph, 1885)
 Dyscia raunaria (Freyer, 1852)
 Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767)
 Eilicrinia cordiaria (Hübner, 1790)
 Eilicrinia trinotata (Metzner, 1845)
 Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
 Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758)
 Ennomos duercki Reisser, 1958
 Ennomos quercaria (Hübner, 1813)
 Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767)
 Entephria cyanata (Hübner, 1809)
 Entephria flavicinctata (Hübner, 1813)
 Epione repandaria (Hufnagel, 1767)
 Epirrhoe alternata (Muller, 1764)
 Epirrhoe galiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epirrhoe molluginata (Hübner, 1813)
 Epirrhoe rivata (Hübner, 1813)
 Epirrita dilutata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epirrita terminassianae Vardikian, 1974
 Eucrostes indigenata (de Villers, 1789)
 Eulithis peloponnesiaca (Rebel, 1902)
 Eulithis populata (Linnaeus, 1758)
 Eulithis prunata (Linnaeus, 1758)
 Eumannia oppositaria (Mann, 1864)
 Eumannia psyloritaria (Reisser, 1958)
 Eumera regina Staudinger, 1892
 Euphyia biangulata (Haworth, 1809)
 Euphyia frustata (Treitschke, 1828)
 Euphyia unangulata (Haworth, 1809)
 Eupithecia abietaria (Goeze, 1781)
 Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759)
 Eupithecia addictata Dietze, 1908
 Eupithecia alliaria Staudinger, 1870
 Eupithecia antalica Mironov, 2001
 Eupithecia biornata Christoph, 1867
 Eupithecia breviculata (Donzel, 1837)
 Eupithecia carpophagata Staudinger, 1871
 Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia cerussaria (Lederer, 1855)
 Eupithecia cretaceata (Packard, 1874)
 Eupithecia cuculliaria (Rebel, 1901)
 Eupithecia denotata (Hübner, 1813)
 Eupithecia distinctaria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia dodoneata Guenee, 1858
 Eupithecia druentiata Dietze, 1902
 Eupithecia ericeata (Rambur, 1833)
 Eupithecia extraversaria Herrich-Schäffer, 1852
 Eupithecia extremata (Fabricius, 1787)
 Eupithecia fuscicostata Christoph, 1887
 Eupithecia gemellata Herrich-Schäffer, 1861
 Eupithecia graphata (Treitschke, 1828)
 Eupithecia gratiosata Herrich-Schäffer, 1861
 Eupithecia gueneata Milliere, 1862
 Eupithecia haworthiata Doubleday, 1856
 Eupithecia icterata (de Villers, 1789)
 Eupithecia impurata (Hübner, 1813)
 Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767)
 Eupithecia insigniata (Hübner, 1790)
 Eupithecia intricata (Zetterstedt, 1839)
 Eupithecia irriguata (Hübner, 1813)
 Eupithecia laquaearia Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia lentiscata Mabille, 1869
 Eupithecia limbata Staudinger, 1879
 Eupithecia linariata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia millefoliata Rossler, 1866
 Eupithecia mystica Dietze, 1910
 Eupithecia ochridata Schutze & Pinker, 1968
 Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833)
 Eupithecia pauxillaria Boisduval, 1840
 Eupithecia phoeniceata (Rambur, 1834)
 Eupithecia pimpinellata (Hübner, 1813)
 Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809)
 Eupithecia pulchellata Stephens, 1831
 Eupithecia pusillata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia pyreneata Mabille, 1871
 Eupithecia quercetica Prout, 1938
 Eupithecia reisserata Pinker, 1976
 Eupithecia riparia Herrich-Schäffer, 1851
 Eupithecia satyrata (Hübner, 1813)
 Eupithecia scalptata Christoph, 1885
 Eupithecia schiefereri Bohatsch, 1893
 Eupithecia scopariata (Rambur, 1833)
 Eupithecia semigraphata Bruand, 1850
 Eupithecia silenicolata Mabille, 1867
 Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809)
 Eupithecia spissilineata (Metzner, 1846)
 Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)
 Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758)
 Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840
 Eupithecia thurnerata Schutze, 1958
 Eupithecia ultimaria Boisduval, 1840
 Eupithecia unedonata Mabille, 1868
 Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)
 Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861
 Fagivorina arenaria (Hufnagel, 1767)
 Gagitodes sagittata (Fabricius, 1787)
 Gandaritis pyraliata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gnopharmia stevenaria (Boisduval, 1840)
 Gnophos sartata Treitschke, 1827
 Gnophos furvata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gnophos obfuscata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gnophos dumetata Treitschke, 1827
 Gnophos zacharia Staudinger, 1879
 Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)
 Gypsochroa renitidata (Hübner, 1817)
 Heliomata glarearia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795)
 Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)
 Horisme corticata (Treitschke, 1835)
 Horisme radicaria (de La Harpe, 1855)
 Horisme tersata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Horisme vitalbata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)
 Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)
 Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Idaea albitorquata (Pungeler, 1909)
 Idaea aureolaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
 Idaea biselata (Hufnagel, 1767)
 Idaea camparia (Herrich-Schäffer, 1852)
 Idaea circuitaria (Hübner, 1819)
 Idaea consanguinaria (Lederer, 1853)
 Idaea consolidata (Lederer, 1853)
 Idaea degeneraria (Hübner, 1799)
 Idaea determinata (Staudinger, 1876)
 Idaea deversaria (Herrich-Schäffer, 1847)
 Idaea dilutaria (Hübner, 1799)
 Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)
 Idaea distinctaria (Boisduval, 1840)
 Idaea elongaria (Rambur, 1833)
 Idaea emarginata (Linnaeus, 1758)
 Idaea filicata (Hübner, 1799)
 Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781)
 Idaea humiliata (Hufnagel, 1767)
 Idaea infirmaria (Rambur, 1833)
 Idaea inquinata (Scopoli, 1763)
 Idaea intermedia (Staudinger, 1879)
 Idaea laevigata (Scopoli, 1763)
 Idaea leipnitzi Hausmann, 2004
 Idaea longaria (Herrich-Schäffer, 1852)
 Idaea metohiensis (Rebel, 1900)
 Idaea moniliata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Idaea obsoletaria (Rambur, 1833)
 Idaea ochrata (Scopoli, 1763)
 Idaea ossiculata (Lederer, 1870)
 Idaea ostrinaria (Hübner, 1813)
 Idaea palaestinensis (Sterneck, 1933)
 Idaea pallidata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Idaea politaria (Hübner, 1799)
 Idaea rubraria (Staudinger, 1901)
 Idaea rufaria (Hübner, 1799)
 Idaea rusticata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Idaea seriata (Schrank, 1802)
 Idaea sericeata (Hübner, 1813)
 Idaea straminata (Borkhausen, 1794)
 Idaea subsericeata (Haworth, 1809)
 Idaea tineata (Thierry-Mieg, 1911)
 Idaea trigeminata (Haworth, 1809)
 Idaea troglodytaria (Heydenreich, 1851)
 Isturgia arenacearia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Isturgia berytaria (Staudinger, 1892)
 Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)
 Larentia clavaria (Haworth, 1809)
 Larentia malvata (Rambur, 1833)
 Ligdia adustata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lithostege farinata (Hufnagel, 1767)
 Lithostege palaestinensis Amsel, 1935
 Lomaspilis bithynica Wehrli, 1954
 Lycia graecarius (Staudinger, 1861)
 Lycia hirtaria (Clerck, 1759)
 Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758)
 Macaria artesiaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macaria liturata (Clerck, 1759)
 Macaria notata (Linnaeus, 1758)
 Macaria signaria (Hübner, 1809)
 Macaria wauaria (Linnaeus, 1758)
 Mattia adlata (Staudinger, 1895)
 Melanthia procellata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Menophra abruptaria (Thunberg, 1792)
 Menophra berenicidaria (Turati, 1924)
 Menophra japygiaria (O. Costa, 1849)
 Microloxia herbaria (Hübner, 1813)
 Minoa murinata (Scopoli, 1763)
 Myinodes shohami Hausmann, 1994
 Nebula achromaria (de La Harpe, 1853)
 Nebula nebulata (Treitschke, 1828)
 Nebula schneideraria (Lederer, 1855)
 Nebula senectaria (Herrich-Schäffer, 1852)
 Nychiodes amygdalaria (Herrich-Schäffer, 1848)
 Nychiodes dalmatina Wagner, 1909
 Nychiodes waltheri Wagner, 1919
 Nychiodes obscuraria (de Villers, 1789)
 Nycterosea obstipata (Fabricius, 1794)
 Odezia atrata (Linnaeus, 1758)
 Odontopera graecarius (A. Bang-Haas, 1910)
 Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)
 Ortaliella gruneraria (Staudinger, 1862)
 Orthostixis cribraria (Hübner, 1799)
 Oulobophora externaria (Herrich-Schäffer, 1848)
 Oulobophora internata (Pungeler, 1888)
 Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758)
 Pachycnemia hippocastanaria (Hübner, 1799)
 Pachycnemia tibiaria (Rambur, 1829)
 Paraboarmia viertlii (Bohatsch, 1883)
 Pareulype lasithiotica (Rebel, 1906)
 Pasiphila debiliata (Hübner, 1817)
 Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758)
 Pennithera ulicata (Rambur, 1934)
 Perconia strigillaria (Hübner, 1787)
 Peribatodes correptaria (Zeller, 1847)
 Peribatodes ilicaria (Geyer, 1833)
 Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Peribatodes secundaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Peribatodes umbraria (Hübner, 1809)
 Perizoma albulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758)
 Perizoma bifaciata (Haworth, 1809)
 Perizoma flavosparsata (Wagner, 1926)
 Perizoma minorata (Treitschke, 1828)
 Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)
 Phaiogramma etruscaria (Zeller, 1849)
 Phaiogramma faustinata (Milliere, 1868)
 Phigalia pilosaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Philereme transversata (Hufnagel, 1767)
 Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758)
 Plemyria rubiginata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Problepsis ocellata (Frivaldszky, 1845)
 Proteuchloris neriaria (Herrich-Schäffer, 1852)
 Protorhoe corollaria (Herrich-Schäffer, 1848)
 Protorhoe unicata (Guenee, 1858)
 Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)
 Pseudoterpna coronillaria (Hübner, 1817)
 Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767)
 Pungeleria capreolaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)
 Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786)
 Rhodostrophia cretacaria Rebel, 1916
 Rhodostrophia discopunctata Amsel, 1935
 Rhodostrophia tabidaria (Zeller, 1847)
 Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759)
 Rhoptria asperaria (Hübner, 1817)
 Rhoptria dolosaria (Herrich-Schäffer, 1848)
 Schistostege decussata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scopula asellaria (Herrich-Schäffer, 1847)
 Scopula beckeraria (Lederer, 1853)
 Scopula confinaria (Herrich-Schäffer, 1847)
 Scopula flaccidaria (Zeller, 1852)
 Scopula imitaria (Hübner, 1799)
 Scopula immutata (Linnaeus, 1758)
 Scopula incanata (Linnaeus, 1758)
 Scopula luridata (Zeller, 1847)
 Scopula marginepunctata (Goeze, 1781)
 Scopula mentzeri Hausmann, 1993
 Scopula minorata (Boisduval, 1833)
 Scopula decorata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767)
 Scopula ochraceata (Staudinger, 1901)
 Scopula ornata (Scopoli, 1763)
 Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)
 Scopula submutata (Treitschke, 1828)
 Scopula tessellaria (Boisduval, 1840)
 Scopula turbulentaria (Staudinger, 1870)
 Scopula vigilata (Sohn-Rethel, 1929)
 Scotopteryx bipunctaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758)
 Scotopteryx coarctaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scotopteryx ignorata Huemer & Hausmann, 1998
 Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767)
 Scotopteryx moeniata (Scopoli, 1763)
 Scotopteryx olympia Rezbanyai-Reser, 2003
 Scotopteryx vicinaria (Duponchel, 1830)
 Selenia lunularia (Hübner, 1788)
 Selidosema brunnearia (de Villers, 1789)
 Selidosema plumaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Siona lineata (Scopoli, 1763)
 Stamnodes depeculata (Lederer, 1870)
 Stegania dilectaria (Hübner, 1790)
 Synopsia sociaria (Hübner, 1799)
 Tephronia sepiaria (Hufnagel, 1767)
 Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)
 Thera britannica (Turner, 1925)
 Thera cognata (Thunberg, 1792)
 Thera cupressata (Geyer, 1831)
 Thera variata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Thera vetustata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787)
 Timandra comae Schmidt, 1931
 Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758)
 Triphosa sabaudiata (Duponchel, 1830)
 Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794)
 Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)
 Xanthorhoe disjunctaria (de La Harpe, 1860)
 Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)
 Xanthorhoe friedrichi Viidalepp & Skou, 2004
 Xanthorhoe montanata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xanthorhoe oxybiata (Milliere, 1872)
 Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xenochlorodes olympiaria (Herrich-Schäffer, 1852)

Glyphipterigidae 
 Acrolepiopsis vesperella (Zeller, 1850)
 Digitivalva eglanteriella (Mann, 1855)
 Digitivalva granitella (Treitschke, 1833)
 Digitivalva macedonica (Klimesch, 1956)
 Digitivalva occidentella (Klimesch, 1956)
 Digitivalva pulicariae (Klimesch, 1956)
 Digitivalva seligeri Gaedike, 2011
 Glyphipterix equitella (Scopoli, 1763)
 Glyphipterix schoenicolella Boyd, 1859
 Glyphipterix simpliciella (Stephens, 1834)
 Glyphipterix thrasonella (Scopoli, 1763)
 Orthotelia sparganella (Thunberg, 1788)

Gracillariidae 
 Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798)
 Acrocercops tacita Triberti, 2001
 Aspilapteryx inquinata Triberti, 1985
 Aspilapteryx limosella (Duponchel, 1843)
 Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839)
 Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763)
 Caloptilia braccatella (Staudinger, 1870)
 Caloptilia elongella (Linnaeus, 1761)
 Caloptilia flava (Staudinger, 1871)
 Caloptilia roscipennella (Hübner, 1796)
 Calybites phasianipennella (Hübner, 1813)
 Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986
 Cupedia cupediella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Dextellia dorsilineella (Amsel, 1935)
 Dialectica scalariella (Zeller, 1850)
 Dialectica soffneri (Gregor & Povolny, 1965)
 Euspilapteryx auroguttella Stephens, 1835
 Gracillaria syringella (Fabricius, 1794)
 Metriochroa latifoliella (Milliere, 1886)
 Micrurapteryx kollariella (Zeller, 1839)
 Parornix acuta Triberti, 1980
 Parornix anguliferella (Zeller, 1847)
 Parornix carpinella (Frey, 1863)
 Parornix compsumpta Triberti, 1987
 Parornix finitimella (Zeller, 1850)
 Parornix fragilella Triberti, 1981
 Parornix oculata Triberti, 1979
 Parornix scoticella (Stainton, 1850)
 Parornix torquillella (Zeller, 1850)
 Phyllocnistis citrella Stainton, 1856
 Phyllocnistis labyrinthella (Bjerkander, 1790)
 Phyllocnistis unipunctella (Stephens, 1834)
 Phyllocnistis valentinensis M. Hering, 1936
 Phyllonorycter abrasella (Duponchel, 1843)
 Phyllonorycter anceps Triberti, 2007
 Phyllonorycter belotella (Staudinger, 1859)
 Phyllonorycter blancardella (Fabricius, 1781)
 Phyllonorycter brunnea Deschka, 1975
 Phyllonorycter cephalariae (Lhomme, 1934)
 Phyllonorycter cerasicolella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Phyllonorycter christenseni Derra, 1985
 Phyllonorycter corylifoliella (Hübner, 1796)
 Phyllonorycter cydoniella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phyllonorycter delitella (Duponchel, 1843)
 Phyllonorycter esperella (Goeze, 1783)
 Phyllonorycter fraxinella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter gerfriedi A. & Z. Lastuvka, 2007
 Phyllonorycter graecus A. & Z. Lastuvka, 2007
 Phyllonorycter helianthemella (Herrich-Schäffer, 1861)
 Phyllonorycter ilicifoliella (Duponchel, 1843)
 Phyllonorycter kusdasi Deschka, 1970
 Phyllonorycter lapadiella (Krone, 1909)
 Phyllonorycter lautella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter leucographella (Zeller, 1850)
 Phyllonorycter macedonica (Deschka, 1971)
 Phyllonorycter maestingella (Muller, 1764)
 Phyllonorycter messaniella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter millierella (Staudinger, 1871)
 Phyllonorycter muelleriella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter obtusifoliella Deschka, 1974
 Phyllonorycter olympica Deschka, 1983
 Phyllonorycter parisiella (Wocke, 1848)
 Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870)
 Phyllonorycter populifoliella (Treitschke, 1833)
 Phyllonorycter quercifoliella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter scitulella (Duponchel, 1843)
 Phyllonorycter spinicolella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter suberifoliella (Zeller, 1850)
 Phyllonorycter sublautella (Stainton, 1869)
 Phyllonorycter trifasciella (Haworth, 1828)
 Phyllonorycter triflorella (Peyerimhoff, 1872)
 Phyllonorycter trojana Deschka, 1982
 Phyllonorycter ulicicolella (Stainton, 1851)
 Povolnya leucapennella (Stephens, 1835)
 Spulerina simploniella (Fischer von Röslerstamm, 1840)

Heliozelidae 
 Antispila treitschkiella (Fischer von Röslerstamm, 1843)
 Holocacista rivillei (Stainton, 1855)

Hepialidae 
 Pharmacis lupulina (Linnaeus, 1758)
 Triodia adriaticus (Osthelder, 1931)
 Triodia amasinus (Herrich-Schäffer, 1851)
 Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)

Heterogynidae 
 Heterogynis penella (Hübner, 1819)

Incurvariidae 
 Incurvaria masculella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Incurvaria oehlmanniella (Hübner, 1796)

Lasiocampidae 
 Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)
 Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)
 Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758)
 Eriogaster rimicola (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)
 Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)
 Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758)
 Lasiocampa grandis (Rogenhofer, 1891)
 Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma franconica (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)
 Pachypasa otus (Drury, 1773)
 Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758)
 Phyllodesma tremulifolia (Hübner, 1810)
 Trichiura castiliana Spuler, 1908
 Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)
 Trichiura verenae Witt, 1981

Lecithoceridae 
 Ceuthomadarus viduellus Rebel, 1903
 Eurodachtha flavissimella (Mann, 1862)
 Lecithocera nigrana (Duponchel, 1836)
 Odites kollarella (O. G. Costa, 1832)

Limacodidae 
 Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)
 Heterogenea asella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hoyosia cretica (Rebel, 1906)

Lyonetiidae 
 Leucoptera malifoliella (O. Costa, 1836)
 Leucoptera nieukerkeni Mey, 1994
 Leucoptera thessalica Mey, 1994
 Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758)
 Lyonetia prunifoliella (Hübner, 1796)

Micropterigidae 
 Micropterix aruncella (Scopoli, 1763)
 Micropterix corcyrella Walsingham, 1919
 Micropterix kardamylensis Rebel, 1903
 Micropterix klimeschi Heath, 1973
 Micropterix lakoniensis Heath, 1985
 Micropterix myrtetella Zeller, 1850
 Micropterix tunbergella (Fabricius, 1787)
 Micropterix wockei Staudinger, 1870

Millieridae 
 Millieria dolosalis (Heydenreich, 1851)

Momphidae 
 Mompha miscella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mompha conturbatella (Hübner, 1819)
 Mompha epilobiella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mompha meridionella Koster & Sinev, 2003
 Mompha ochraceella (Curtis, 1839)
 Mompha subbistrigella (Haworth, 1828)
 Mompha raschkiella (Zeller, 1839)

Nepticulidae 
 Acalyptris lesbia van Nieukerken & Hull, 2007
 Acalyptris limonii Z. & A. Lastuvka, 1998
 Acalyptris loranthella (Klimesch, 1937)
 Acalyptris maritima A. & Z. Lastuvka, 1997
 Acalyptris pistaciae van Nieukerken, 2007
 Acalyptris platani (Muller-Rutz, 1934)
 Ectoedemia aegilopidella (Klimesch, 1978)
 Ectoedemia agrimoniae (Frey, 1858)
 Ectoedemia albifasciella (Heinemann, 1871)
 Ectoedemia alnifoliae van Nieukerken, 1985
 Ectoedemia angulifasciella (Stainton, 1849)
 Ectoedemia arcuatella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Ectoedemia argyropeza (Zeller, 1839)
 Ectoedemia caradjai (Groschke, 1944)
 Ectoedemia cerris (Zimmermann, 1944)
 Ectoedemia contorta van Nieukerken, 1985
 Ectoedemia erythrogenella (Joannis, 1908)
 Ectoedemia gilvipennella (Klimesch, 1946)
 Ectoedemia haraldi (Soffner, 1942)
 Ectoedemia heringella (Mariani, 1939)
 Ectoedemia heringi (Toll, 1934)
 Ectoedemia klimeschi (Skala, 1933)
 Ectoedemia mahalebella (Klimesch, 1936)
 Ectoedemia preisseckeri (Klimesch, 1941)
 Ectoedemia pseudoilicis Z. & A. Lastuvka, 1998
 Ectoedemia quinquella (Bedell, 1848)
 Ectoedemia rufifrontella (Caradja, 1920)
 Ectoedemia spinosella (Joannis, 1908)
 Ectoedemia subbimaculella (Haworth, 1828)
 Ectoedemia terebinthivora (Klimesch, 1975)
 Ectoedemia decentella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Ectoedemia aegaeica Z. & A. Lastuvka & Johansson, 1998
 Ectoedemia deschkai (Klimesch, 1978)
 Ectoedemia empetrifolii A. & Z. Lastuvka, 2000
 Ectoedemia eriki A. & Z. Lastuvka, 2000
 Ectoedemia euphorbiella (Stainton, 1869)
 Ectoedemia groschkei (Skala, 1943)
 Ectoedemia septembrella (Stainton, 1849)
 Ectoedemia amani Svensson, 1966
 Ectoedemia atrifrontella (Stainton, 1851)
 Ectoedemia liebwerdella Zimmermann, 1940
 Ectoedemia longicaudella Klimesch, 1953
 Ectoedemia monemvasiae van Nieukerken, 1985
 Ectoedemia reichli Z. & A. Lastuvka, 1998
 Parafomoria pseudocistivora van Nieukerken, 1983
 Simplimorpha promissa (Staudinger, 1871)
 Stigmella aceris (Frey, 1857)
 Stigmella amygdali (Klimesch, 1978)
 Stigmella atricapitella (Haworth, 1828)
 Stigmella aurella (Fabricius, 1775)
 Stigmella auromarginella (Richardson, 1890)
 Stigmella azaroli (Klimesch, 1978)
 Stigmella basiguttella (Heinemann, 1862)
 Stigmella cocciferae van Nieukerken & Johansson, 2003
 Stigmella dorsiguttella (Johansson, 1971)
 Stigmella eberhardi (Johansson, 1971)
 Stigmella fasciata van Nieukerken & Johansson, 2003
 Stigmella filipendulae (Wocke, 1871)
 Stigmella freyella (Heyden, 1858)
 Stigmella hemargyrella (Kollar, 1832)
 Stigmella hybnerella (Hübner, 1796)
 Stigmella incognitella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella irregularis Puplesis, 1994
 Stigmella johanssonella A. & Z. Lastuvka, 1997
 Stigmella lemniscella (Zeller, 1839)
 Stigmella macrolepidella (Klimesch, 1978)
 Stigmella malella (Stainton, 1854)
 Stigmella microtheriella (Stainton, 1854)
 Stigmella minusculella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella muricatella (Klimesch, 1978)
 Stigmella nivenburgensis (Preissecker, 1942)
 Stigmella paliurella Gerasimov, 1937
 Stigmella paradoxa (Frey, 1858)
 Stigmella perpygmaeella (Doubleday, 1859)
 Stigmella plagicolella (Stainton, 1854)
 Stigmella prunetorum (Stainton, 1855)
 Stigmella pyrellicola (Klimesch, 1978)
 Stigmella rhamnophila (Amsel, 1934)
 Stigmella roborella (Johansson, 1971)
 Stigmella rolandi van Nieukerken, 1990
 Stigmella ruficapitella (Haworth, 1828)
 Stigmella samiatella (Zeller, 1839)
 Stigmella sorbi (Stainton, 1861)
 Stigmella speciosa (Frey, 1858)
 Stigmella styracicolella (Klimesch, 1978)
 Stigmella svenssoni (Johansson, 1971)
 Stigmella szoecsiella (Borkowski, 1972)
 Stigmella tityrella (Stainton, 1854)
 Stigmella trimaculella (Haworth, 1828)
 Stigmella trojana Z. & A. Lastuvka, 1998
 Stigmella ulmiphaga (Preissecker, 1942)
 Stigmella viscerella (Stainton, 1853)
 Stigmella zangherii (Klimesch, 1951)
 Trifurcula albiflorella Klimesch, 1978
 Trifurcula bleonella (Chretien, 1904)
 Trifurcula headleyella (Stainton, 1854)
 Trifurcula helladica Z. & A. Lastuvka, 2007
 Trifurcula kalavritana Z. & A. Lastuvka, 1998
 Trifurcula melanoptera van Nieukerken & Puplesis, 1991
 Trifurcula saturejae (Parenti, 1963)
 Trifurcula trilobella Klimesch, 1978
 Trifurcula cryptella (Stainton, 1856)
 Trifurcula eurema (Tutt, 1899)
 Trifurcula manygoza van Nieukerken, A. & Z. Lastuvka, 2007
 Trifurcula peloponnesica van Nieukerken, 2007
 Trifurcula aurella Rebel, 1933
 Trifurcula austriaca van Nieukerken, 1990
 Trifurcula calycotomella A. & Z. Lastuvka, 1997
 Trifurcula graeca Z. & A. Lastuvka, 1998
 Trifurcula josefklimeschi van Nieukerken, 1990
 Trifurcula orientella Klimesch, 1953
 Trifurcula pallidella (Duponchel, 1843)
 Trifurcula subnitidella (Duponchel, 1843)

Noctuidae 
 Abrostola agnorista Dufay, 1956
 Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)
 Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)
 Acontia lucida (Hufnagel, 1766)
 Acontia trabealis (Scopoli, 1763)
 Acontia melanura (Tauscher, 1809)
 Acontiola lascivalis (Lederer, 1855)
 Acontiola moldavicola (Herrich-Schäffer, 1851)
 Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)
 Acronicta strigosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta cuspis (Hübner, 1813)
 Acronicta psi (Linnaeus, 1758)
 Acronicta tridens (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta auricoma (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta euphorbiae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta orientalis (Mann, 1862)
 Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)
 Actebia fugax (Treitschke, 1825)
 Actinotia polyodon (Clerck, 1759)
 Actinotia radiosa (Esper, 1804)
 Aedia funesta (Esper, 1786)
 Aedia leucomelas (Linnaeus, 1758)
 Aegle agatha (Staudinger, 1861)
 Aegle kaekeritziana (Hübner, 1799)
 Aegle pallida (Staudinger, 1892)
 Aegle semicana (Esper, 1798)
 Agrochola lychnidis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrochola lactiflora Draudt, 1934
 Agrochola deleta (Staudinger, 1882)
 Agrochola gratiosa (Staudinger, 1882)
 Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)
 Agrochola humilis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrochola kindermannii (Fischer v. Röslerstamm, 1837)
 Agrochola litura (Linnaeus, 1758)
 Agrochola luteogrisea (Warren, 1911)
 Agrochola nitida (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrochola osthelderi Boursin, 1951
 Agrochola rupicapra (Staudinger, 1879)
 Agrochola thurneri Boursin, 1953
 Agrochola mansueta (Herrich-Schäffer, 1850)
 Agrochola lota (Clerck, 1759)
 Agrochola macilenta (Hübner, 1809)
 Agrochola schreieri Hacker & Weigert, 1986
 Agrochola laevis (Hübner, 1803)
 Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766)
 Agrotis bigramma (Esper, 1790)
 Agrotis catalaunensis (Milliere, 1873)
 Agrotis cinerea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrotis clavis (Hufnagel, 1766)
 Agrotis endogaea Boisduval, 1834
 Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)
 Agrotis haifae Staudinger, 1897
 Agrotis herzogi Rebel, 1911
 Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
 Agrotis puta (Hübner, 1803)
 Agrotis segetum (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrotis spinifera (Hübner, 1808)
 Agrotis trux (Hübner, 1824)
 Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766)
 Allophyes asiatica (Staudinger, 1892)
 Allophyes cretica Pinker & Reisser, 1978
 Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)
 Amephana dalmatica (Rebel, 1919)
 Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ammoconia reisseri L. Ronkay & Varga, 1984
 Ammoconia senex (Geyer, 1828)
 Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)
 Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761)
 Amphipyra berbera Rungs, 1949
 Amphipyra effusa Boisduval, 1828
 Amphipyra livida (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Amphipyra micans Lederer, 1857
 Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758)
 Amphipyra stix Herrich-Schäffer, 1850
 Amphipyra tetra (Fabricius, 1787)
 Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)
 Amphipyra cinnamomea (Goeze, 1781)
 Anaplectoides prasina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anarta mendax (Staudinger, 1879)
 Anarta odontites (Boisduval, 1829)
 Anarta stigmosa (Christoph, 1887)
 Anarta trifolii (Hufnagel, 1766)
 Anthracia eriopoda (Herrich-Schäffer, 1851)
 Antitype chi (Linnaeus, 1758)
 Antitype jonis (Lederer, 1865)
 Antitype suda (Geyer, 1832)
 Apamea anceps (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apamea aquila Donzel, 1837
 Apamea baischi Hacker, 1989
 Apamea crenata (Hufnagel, 1766)
 Apamea epomidion (Haworth, 1809)
 Apamea furva (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apamea illyria Freyer, 1846
 Apamea lateritia (Hufnagel, 1766)
 Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apamea maillardi (Geyer, 1834)
 Apamea michielii Varga, 1976
 Apamea minoica (Fibiger, Ronkay, Schmidt & Zilli, 2005)
 Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)
 Apamea platinea (Treitschke, 1825)
 Apamea remissa (Hübner, 1809)
 Apamea sicula (Turati, 1909)
 Apamea sordens (Hufnagel, 1766)
 Apamea syriaca (Osthelder, 1933)
 Apamea unanimis (Hübner, 1813)
 Apamea zeta (Treitschke, 1825)
 Apaustis rupicola (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aporophyla australis (Boisduval, 1829)
 Aporophyla canescens (Duponchel, 1826)
 Aporophyla chioleuca (Herrich-Schäffer, 1850)
 Aporophyla lutulenta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aporophyla nigra (Haworth, 1809)
 Apterogenum ypsillon (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Archanara dissoluta (Treitschke, 1825)
 Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766)
 Asteroscopus syriaca (Warren, 1910)
 Atethmia ambusta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Atethmia centrago (Haworth, 1809)
 Athetis hospes (Freyer, 1831)
 Atypha pulmonaris (Esper, 1790)
 Auchmis detersa (Esper, 1787)
 Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
 Autographa jota (Linnaeus, 1758)
 Axylia putris (Linnaeus, 1761)
 Behounekia freyeri (Frivaldszky, 1835)
 Brachylomia viminalis (Fabricius, 1776)
 Brithys crini (Fabricius, 1775)
 Bryophila ereptricula Treitschke, 1825
 Bryophila gea (Schawerda, 1934)
 Bryophila raptricula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Bryophila rectilinea (Warren, 1909)
 Bryophila seladona Christoph, 1885
 Bryophila tephrocharis (Boursin, 1953)
 Bryophila domestica (Hufnagel, 1766)
 Bryophila strobinoi (Dujardin, 1972)
 Bryophila petrea Guenee, 1852
 Bryophila maeonis Lederer, 1865
 Calamia tridens (Hufnagel, 1766)
 Calliergis ramosa (Esper, 1786)
 Callopistria juventina (Stoll, 1782)
 Callopistria latreillei (Duponchel, 1827)
 Calophasia barthae Wagner, 1929
 Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)
 Calophasia opalina (Esper, 1793)
 Calophasia platyptera (Esper, 1788)
 Caradrina syriaca Staudinger, 1892
 Caradrina agrotina Staudinger, 1892
 Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)
 Caradrina draudti (Boursin, 1936)
 Caradrina flava Oberthur, 1876
 Caradrina gilva (Donzel, 1837)
 Caradrina pertinax Staudinger, 1879
 Caradrina zernyi (Boursin, 1939)
 Caradrina clavipalpis Scopoli, 1763
 Caradrina flavirena Guenee, 1852
 Caradrina levantina Hacker, 2004
 Caradrina minoica Hacker, 2004
 Caradrina selini Boisduval, 1840
 Caradrina suscianja (Mentzer, 1981)
 Caradrina wullschlegeli Pungeler, 1903
 Caradrina aspersa Rambur, 1834
 Caradrina kadenii Freyer, 1836
 Caradrina montana Bremer, 1861
 Cardepia hartigi Parenzan, 1981
 Cardepia sociabilis (de Graslin, 1850)
 Ceramica pisi (Linnaeus, 1758)
 Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758)
 Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766)
 Charanyca apfelbecki (Rebel, 1901)
 Charanyca ferruginea (Esper, 1785)
 Chersotis anatolica (Draudt, 1936)
 Chersotis andereggii (Boisduval, 1832)
 Chersotis capnistis (Lederer, 1872)
 Chersotis cuprea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Chersotis elegans (Eversmann, 1837)
 Chersotis fimbriola (Esper, 1803)
 Chersotis laeta (Rebel, 1904)
 Chersotis larixia (Guenee, 1852)
 Chersotis margaritacea (Villers, 1789)
 Chersotis multangula (Hübner, 1803)
 Chersotis obnubila (Corti, 1926)
 Chersotis rectangula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Chersotis zukowskyi (Draudt, 1936)
 Chilodes maritima (Tauscher, 1806)
 Chloantha hyperici (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789)
 Cleoceris scoriacea (Esper, 1789)
 Cleonymia opposita (Lederer, 1870)
 Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)
 Condica viscosa (Freyer, 1831)
 Conisania renati (Oberthur, 1890)
 Conisania luteago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Conistra ligula (Esper, 1791)
 Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763)
 Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)
 Conistra veronicae (Hübner, 1813)
 Conistra erythrocephala (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Conistra rubiginea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Conistra ragusae (Failla-Tedaldi, 1890)
 Conistra torrida (Lederer, 1857)
 Cornutiplusia circumflexa (Linnaeus, 1767)
 Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)
 Cosmia diffinis (Linnaeus, 1767)
 Cosmia pyralina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cosmia confinis Herrich-Schäffer, 1849
 Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)
 Craniophora ligustri (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cryphia amygdalina Boursin, 1963
 Cryphia omalosi Svendsen & Fibiger, 1998
 Cryphia receptricula (Hübner, 1803)
 Cryphia algae (Fabricius, 1775)
 Cryphia electra Fibiger, Steiner, & Ronkay, 2009
 Cryphia ochsi (Boursin, 1940)
 Ctenoplusia accentifera (Lefebvre, 1827)
 Cucullia celsiae Herrich-Schäffer, 1850
 Cucullia calendulae Treitschke, 1835
 Cucullia chamomillae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia formosa Rogenhofer, 1860
 Cucullia lactucae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia santolinae Rambur, 1834
 Cucullia santonici (Hübner, 1813)
 Cucullia syrtana Mabille, 1888
 Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758)
 Cucullia blattariae (Esper, 1790)
 Cucullia lanceolata (Villers, 1789)
 Cucullia lychnitis Rambur, 1833
 Cucullia scrophulariae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia verbasci (Linnaeus, 1758)
 Dasypolia esseri Fibiger, 1993
 Dasypolia templi (Thunberg, 1792)
 Deltote bankiana (Fabricius, 1775)
 Deltote pygarga (Hufnagel, 1766)
 Denticucullus pygmina (Haworth, 1809)
 Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)
 Diachrysia chryson (Esper, 1789)
 Diachrysia nadeja (Oberthur, 1880)
 Diarsia mendica (Fabricius, 1775)
 Dichagyris flammatra (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dichagyris musiva (Hübner, 1803)
 Dichagyris candelisequa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dichagyris celsicola (Bellier, 1859)
 Dichagyris erubescens (Staudinger, 1892)
 Dichagyris flavina (Herrich-Schäffer, 1852)
 Dichagyris forcipula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dichagyris forficula (Eversmann, 1851)
 Dichagyris gracilis (Wagner, 1929)
 Dichagyris insula (Fibiger, 1997)
 Dichagyris melanura (Kollar, 1846)
 Dichagyris nigrescens (Hofner, 1888)
 Dichagyris renigera (Hübner, 1808)
 Dichagyris rhadamanthys (Reisser, 1958)
 Dichagyris signifera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dichagyris soror (Fibiger, 1997)
 Dichonia aeruginea (Hübner, 1808)
 Dichonia convergens (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dicycla oo (Linnaeus, 1758)
 Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758)
 Dioszeghyana schmidti (Dioszeghy, 1935)
 Divaena haywardi (Tams, 1926)
 Dryobota labecula (Esper, 1788)
 Dryobotodes tenebrosa (Esper, 1789)
 Dryobotodes carbonis Wagner, 1931
 Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775)
 Dryobotodes monochroma (Esper, 1790)
 Dryobotodes servadeii Parenzan, 1982
 Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)
 Egira anatolica (M. Hering, 1933)
 Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758)
 Egira tibori Hreblay, 1994
 Elaphria venustula (Hübner, 1790)
 Enterpia laudeti (Boisduval, 1840)
 Epilecta linogrisea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epimecia ustula (Freyer, 1835)
 Epipsilia cervantes (Reisser, 1935)
 Epipsilia grisescens (Fabricius, 1794)
 Episema glaucina (Esper, 1789)
 Episema gozmanyi L. Ronkay & Hacker, 1985
 Episema korsakovi (Christoph, 1885)
 Episema tersa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eremobia ochroleuca (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eremohadena chenopodiphaga (Rambur, 1832)
 Eucarta amethystina (Hübner, 1803)
 Euchalcia chlorocharis (Dufay, 1961)
 Euchalcia emichi (Rogenhofer & Mann, 1873)
 Euchalcia siderifera (Eversmann, 1846)
 Eugnorisma depuncta (Linnaeus, 1761)
 Eugnorisma pontica (Staudinger, 1892)
 Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)
 Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)
 Euxoa penelope Fibiger, 1997
 Euxoa aquilina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euxoa conspicua (Hübner, 1824)
 Euxoa cos (Hübner, 1824)
 Euxoa decora (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euxoa distinguenda (Lederer, 1857)
 Euxoa eruta (Hübner, 1817)
 Euxoa glabella Wagner, 1930
 Euxoa hastifera (Donzel, 1847)
 Euxoa malickyi Varga, 1990
 Euxoa montivaga Fibiger, 1997
 Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761)
 Euxoa obelisca (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euxoa pareruta Fibiger, Gyulai, Zilli, Yela & Ronkay, 2010
 Euxoa segnilis (Duponchel, 1837)
 Euxoa temera (Hübner, 1808)
 Euxoa vitta (Esper, 1789)
 Euxoa derrae Hacker, 1985
 Evisa schawerdae Reisser, 1930
 Globia sparganii (Esper, 1790)
 Gortyna flavago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gortyna moesiaca Herrich-Schäffer, 1849
 Gortyna xanthenes Germar, 1842
 Griposia aprilina (Linnaeus, 1758)
 Griposia pinkeri Kobes, 1973
 Griposia wegneri Kobes & Fibiger, 2003
 Hada plebeja (Linnaeus, 1761)
 Hadena perplexa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena silenes (Hübner, 1822)
 Hadena syriaca (Osthelder, 1933)
 Hadena adriana (Schawerda, 1921)
 Hadena albimacula (Borkhausen, 1792)
 Hadena caesia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena capsincola (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena clara (Staudinger, 1901)
 Hadena compta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena confusa (Hufnagel, 1766)
 Hadena drenowskii (Rebel, 1930)
 Hadena filograna (Esper, 1788)
 Hadena gueneei (Staudinger, 1901)
 Hadena luteocincta (Rambur, 1834)
 Hadena magnolii (Boisduval, 1829)
 Hadena persimilis Hacker, 1996
 Hadena vulcanica (Turati, 1907)
 Hadena wehrlii (Draudt, 1934)
 Hadena pumila (Staudinger, 1879)
 Hadena tephroleuca (Boisduval, 1833)
 Haemerosia renalis (Hübner, 1813)
 Haemerosia vassilininei A. Bang-Haas, 1912
 Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766)
 Hecatera cappa (Hübner, 1809)
 Hecatera dysodea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)
 Heliothis adaucta Butler, 1878
 Heliothis incarnata Freyer, 1838
 Heliothis maritima Graslin, 1855
 Heliothis nubigera Herrich-Schäffer, 1851
 Heliothis peltigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766)
 Helivictoria victorina (Sodoffsky, 1849)
 Helotropha leucostigma (Hübner, 1808)
 Heterophysa dumetorum (Geyer, 1834)
 Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)
 Hoplodrina respersa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hoplodrina superstes (Ochsenheimer, 1816)
 Janthinea friwaldskii (Duponchel, 1835)
 Jodia croceago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia contigua (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia suasa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia blenna (Hübner, 1824)
 Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)
 Lacanobia splendens (Hübner, 1808)
 Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)
 Lamprosticta culta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lasionycta proxima (Hübner, 1809)
 Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809)
 Leucania loreyi (Duponchel, 1827)
 Leucania comma (Linnaeus, 1761)
 Leucania herrichi Herrich-Schäffer, 1849
 Leucania obsoleta (Hübner, 1803)
 Leucania palaestinae Staudinger, 1897
 Leucania punctosa (Treitschke, 1825)
 Leucania putrescens (Hübner, 1824)
 Leucania zeae (Duponchel, 1827)
 Leucochlaena muscosa (Staudinger, 1892)
 Lithophane ledereri (Staudinger, 1892)
 Lithophane merckii (Rambur, 1832)
 Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)
 Lithophane semibrunnea (Haworth, 1809)
 Lithophane socia (Hufnagel, 1766)
 Lithophane lapidea (Hübner, 1808)
 Litoligia literosa (Haworth, 1809)
 Lophoterges hoerhammeri (Wagner, 1931)
 Luperina dumerilii (Duponchel, 1826)
 Luperina rubella (Duponchel, 1835)
 Lycophotia porphyrea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)
 Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)
 Maraschia grisescens Osthelder, 1933
 Megalodes eximia (Freyer, 1845)
 Meganephria bimaculosa (Linnaeus, 1767)
 Mesapamea secalella Remm, 1983
 Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)
 Mesogona acetosellae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mesogona oxalina (Hübner, 1803)
 Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mniotype adusta (Esper, 1790)
 Mniotype satura (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mniotype solieri (Boisduval, 1829)
 Mormo maura (Linnaeus, 1758)
 Mythimna riparia (Rambur, 1829)
 Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mythimna congrua (Hübner, 1817)
 Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)
 Mythimna l-album (Linnaeus, 1767)
 Mythimna umbrigera (Saalmuller, 1891)
 Mythimna languida (Walker, 1858)
 Mythimna conigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mythimna impura (Hübner, 1808)
 Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)
 Mythimna straminea (Treitschke, 1825)
 Mythimna turca (Linnaeus, 1761)
 Mythimna vitellina (Hübner, 1808)
 Mythimna prominens (Walker, 1856)
 Mythimna unipuncta (Haworth, 1809)
 Mythimna alopecuri (Boisduval, 1840)
 Mythimna andereggii (Boisduval, 1840)
 Mythimna sicula (Treitschke, 1835)
 Naenia typica (Linnaeus, 1758)
 Noctua comes Hübner, 1813
 Noctua fimbriata (Schreber, 1759)
 Noctua interjecta Hübner, 1803
 Noctua interposita (Hübner, 1790)
 Noctua janthina Denis & Schiffermuller, 1775
 Noctua orbona (Hufnagel, 1766)
 Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
 Noctua tertia Mentzer & al., 1991
 Noctua tirrenica Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983
 Nonagria typhae (Thunberg, 1784)
 Nyctobrya amasina Draudt, 1931
 Ochropleura leucogaster (Freyer, 1831)
 Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)
 Oligia latruncula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)
 Olivenebula subsericata (Herrich-Schäffer, 1861)
 Omphalophana anatolica (Lederer, 1857)
 Omphalophana antirrhinii (Hübner, 1803)
 Opigena polygona (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Oria musculosa (Hübner, 1808)
 Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)
 Orthosia cruda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia dalmatica (Wagner, 1909)
 Orthosia miniosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)
 Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)
 Oxytripia orbiculosa (Esper, 1799)
 Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766)
 Pamparama acuta (Freyer, 1838)
 Panchrysia v-argenteum (Esper, 1798)
 Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)
 Panemeria tenebromorpha Rakosy, Hentscholek & Huber, 1996
 Panolis flammea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Panthea coenobita (Esper, 1785)
 Paranataelia whitei (Rebel, 1906)
 Peridroma saucia (Hübner, 1808)
 Perigrapha i-cinctum (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perigrapha rorida Frivaldszky, 1835
 Perigrapha sellingi Fibiger, Hacker & Moberg, 1996
 Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758)
 Philareta treitschkei (Frivaldszky, 1835)
 Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)
 Phlogophora scita (Hübner, 1790)
 Photedes fluxa (Hübner, 1809)
 Photedes morrisii (Dale, 1837)
 Phyllophila obliterata (Rambur, 1833)
 Plusia festucae (Linnaeus, 1758)
 Polia bombycina (Hufnagel, 1766)
 Polia serratilinea Ochsenheimer, 1816
 Polymixis bischoffii (Herrich-Schäffer, 1850)
 Polymixis culoti (Schawerda, 1921)
 Polymixis leuconota (Frivaldszky, 1841)
 Polymixis manisadijani (Staudinger, 1881)
 Polymixis polymita (Linnaeus, 1761)
 Polymixis rufocincta (Geyer, 1828)
 Polymixis serpentina (Treitschke, 1825)
 Polyphaenis sericata (Esper, 1787)
 Praestilbia armeniaca Staudinger, 1892
 Protoschinia scutosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pseudozarba bipartita (Herrich-Schäffer, 1850)
 Pyrrhia purpura (Hübner, 1817)
 Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)
 Rhizedra lutosa (Hübner, 1803)
 Rhyacia arenacea (Hampson, 1907)
 Rhyacia helvetina (Boisduval, 1833)
 Rhyacia lucipeta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Rhyacia nyctymerides (O. Bang-Haas, 1922)
 Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766)
 Rileyiana fovea (Treitschke, 1825)
 Schinia cognata (Freyer, 1833)
 Scotochrosta pulla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Sesamia cretica Lederer, 1857
 Sesamia nonagrioides Lefebvre, 1827
 Sideridis implexa (Hübner, 1809)
 Sideridis reticulata (Goeze, 1781)
 Sideridis lampra (Schawerda, 1913)
 Simyra albovenosa (Goeze, 1781)
 Simyra dentinosa Freyer, 1838
 Simyra nervosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Spaelotis ravida (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Spaelotis senna (Freyer, 1829)
 Spodoptera cilium Guenee, 1852
 Spodoptera exigua (Hübner, 1808)
 Spodoptera littoralis (Boisduval, 1833)
 Standfussiana lucernea (Linnaeus, 1758)
 Standfussiana nictymera (Boisduval, 1834)
 Standfussiana sturanyi (Rebel, 1906)
 Stilbina olympica Dierl & Povolny, 1970
 Subacronicta megacephala (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Teinoptera lunaki (Boursin, 1940)
 Teinoptera oliva (Staudinger, 1895)
 Teinoptera olivina (Herrich-Schäffer, 1852)
 Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)
 Tholera cespitis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tholera decimalis (Poda, 1761)
 Thysanoplusia circumscripta (Freyer, 1831)
 Thysanoplusia daubei (Boisduval, 1840)
 Thysanoplusia orichalcea (Fabricius, 1775)
 Tiliacea aurago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758)
 Tiliacea cypreago (Hampson, 1906)
 Tiliacea sulphurago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)
 Trichoplusia ni (Hübner, 1803)
 Trigonophora flammea (Esper, 1785)
 Tyta luctuosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ulochlaena hirta (Hübner, 1813)
 Valeria oleagina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xanthia gilvago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766)
 Xanthia castanea Osthelder, 1933
 Xanthia togata (Esper, 1788)
 Xanthodes albago (Fabricius, 1794)
 Xestia ashworthii (Doubleday, 1855)
 Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)
 Xestia triangulum (Hufnagel, 1766)
 Xestia baja (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xestia castanea (Esper, 1798)
 Xestia cohaesa (Herrich-Schäffer, 1849)
 Xestia ochreago (Hübner, 1809)
 Xestia palaestinensis (Kalchberg, 1897)
 Xestia stigmatica (Hübner, 1813)
 Xestia xanthographa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)
 Xylena lunifera Warren, 1910
 Xylena vetusta (Hübner, 1813)

Nolidae 
 Bena bicolorana (Fuessly, 1775)
 Earias clorana (Linnaeus, 1761)
 Earias insulana (Boisduval, 1833)
 Earias vernana (Fabricius, 1787)
 Garella nilotica (Rogenhofer, 1882)
 Meganola albula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Meganola gigantula (Staudinger, 1879)
 Meganola impura (Mann, 1862)
 Meganola kolbi (Daniel, 1935)
 Meganola togatulalis (Hübner, 1796)
 Nola aerugula (Hübner, 1793)
 Nola chlamitulalis (Hübner, 1813)
 Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847)
 Nola cucullatella (Linnaeus, 1758)
 Nola harouni (Wiltshire, 1951)
 Nola squalida Staudinger, 1871
 Nola subchlamydula Staudinger, 1871
 Nycteola asiatica (Krulikovsky, 1904)
 Nycteola columbana (Turner, 1925)
 Nycteola revayana (Scopoli, 1772)
 Nycteola siculana (Fuchs, 1899)
 Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758)

Notodontidae 
 Cerura vinula (Linnaeus, 1758)
 Clostera anachoreta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758)
 Clostera curtula (Linnaeus, 1758)
 Clostera pigra (Hufnagel, 1766)
 Dicranura ulmi (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Drymonia querna (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766)
 Drymonia velitaris (Hufnagel, 1766)
 Furcula bifida (Brahm, 1787)
 Furcula furcula (Clerck, 1759)
 Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)
 Notodonta torva (Hübner, 1803)
 Notodonta tritophus (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)
 Paradrymonia vittata (Staudinger, 1892)
 Peridea korbi (Rebel, 1918)
 Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)
 Phalera bucephaloides (Ochsenheimer, 1810)
 Pterostoma palpina (Clerck, 1759)
 Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)
 Rhegmatophila alpina (Bellier, 1881)
 Spatalia argentina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)
 Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758)
 Thaumetopoea solitaria (Freyer, 1838)

Oecophoridae 
 Batia lambdella (Donovan, 1793)
 Batia lunaris (Haworth, 1828)
 Batia lutosella Jackh, 1972
 Batia samosella Sutter, 2003
 Borkhausenia minutella (Linnaeus, 1758)
 Crossotocera wagnerella Zerny, 1930
 Dasycera imitatrix Zeller, 1847
 Dasycera krueperella Staudinger, 1870
 Dasycera oliviella (Fabricius, 1794)
 Decantha borkhausenii (Zeller, 1839)
 Denisia augustella (Hübner, 1796)
 Denisia rhaetica (Frey, 1856)
 Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758)
 Epicallima formosella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epicallima icterinella (Mann, 1867)
 Esperia sulphurella (Fabricius, 1775)
 Fabiola pokornyi (Nickerl, 1864)
 Harpella forficella (Scopoli, 1763)
 Holoscolia huebneri Kocak, 1980
 Holoscolia majorella Rebel, 1902
 Oecophora bractella (Linnaeus, 1758)
 Pleurota marginella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pleurota arduella Rebel, 1906
 Pleurota aristella (Linnaeus, 1767)
 Pleurota bicostella (Clerck, 1759)
 Pleurota chalepensis Rebel, 1917
 Pleurota contristatella Mann, 1867
 Pleurota ericella (Duponchel, 1839)
 Pleurota filigerella Mann, 1867
 Pleurota metricella (Zeller, 1847)
 Pleurota nitens Staudinger, 1870
 Pleurota planella (Staudinger, 1859)
 Pleurota protasella Staudinger, 1883
 Pleurota pungitiella Herrich-Schäffer, 1854
 Pleurota pyropella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pleurota tristatella Staudinger, 1870
 Pleurota vittalba Staudinger, 1871
 Pleurota creticella Rebel, 1916
 Schiffermuelleria schaefferella (Linnaeus, 1758)

Opostegidae 
 Opostega salaciella (Treitschke, 1833)
 Opostega spatulella Herrich-Schäffer, 1855
 Opostegoides menthinella (Mann, 1855)
 Pseudopostega crepusculella (Zeller, 1839)

Peleopodidae 
 Carcina quercana (Fabricius, 1775)

Plutellidae 
 Eidophasia messingiella (Fischer von Röslerstamm, 1840)
 Eidophasia syenitella Herrich-Schäffer, 1854
 Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)
 Rhigognostis annulatella (Curtis, 1832)
 Rhigognostis wolfschlaegeri (Rebel, 1940)

Praydidae 
 Prays citri (Milliere, 1873)
 Prays oleae (Bernard, 1788)

Prodoxidae 
 Lampronia rupella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Psychidae 
 Acanthopsyche ecksteini (Lederer, 1855)
 Anaproutia reticulatella (Bruand, 1853)
 Apterona helicinella (Herrich-Schäffer, 1846)
 Apterona helicoidella (Vallot, 1827)
 Bijugis bombycella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Bijugis pectinella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Canephora hirsuta (Poda, 1761)
 Dahlica achajensis (Sieder, 1966)
 Dahlica pseudoachajensis (Stengel, 1990)
 Dahlica thessaliensis Weidlich, 2008
 Dahlica triquetrella (Hübner, 1813)
 Eochorica balcanica (Rebel, 1919)
 Epichnopterix plumella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epichnopterix sieboldi (Reutti, 1853)
 Eumasia parietariella (Heydenreich, 1851)
 Heliopsychidea graecella (Milliere, 1866)
 Loebelia crassicornis (Staudinger, 1870)
 Luffia lapidella (Goeze, 1783)
 Megalophanes viciella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Montanima predotae Sieder, 1949
 Narycia astrella (Herrich-Schäffer, 1851)
 Oiketicoides febretta (Boyer de Fonscolombe, 1835)
 Oiketicoides lutea (Staudinger, 1870)
 Pachythelia villosella (Ochsenheimer, 1810)
 Peloponnesia culminella Sieder, 1961
 Peloponnesia glaphyrella (Rebel, 1906)
 Peloponnesia haettenschwileri Hauser, 1996
 Penestoglossa dardoinella (Milliere, 1863)
 Phalacropterix praecellens (Staudinger, 1870)
 Pseudobankesia arahova Stengel, 1990
 Pseudobankesia darwini Stengel, 1990
 Pseudobankesia hauseriella Henderickx, 1998
 Psyche casta (Pallas, 1767)
 Psyche crassiorella Bruand, 1851
 Ptilocephala albida (Esper, 1786)
 Reisseronia magna Hattenschwiler, 1982
 Reisseronia malickyi Hauser, 1996
 Reisseronia nigrociliella (Rebel, 1934)
 Reisseronia pusilella (Rebel, 1941)
 Stichobasis helicinoides (Heylaerts, 1879)
 Typhonia christenseni Hattenschwiler, 1990
 Typhonia ciliaris (Ochsenheimer, 1810)

Pterolonchidae 
 Pterolonche albescens Zeller, 1847
 Pterolonche inspersa Staudinger, 1859

Pterophoridae 
 Adaina microdactyla (Hübner, 1813)
 Agdistis adactyla (Hübner, 1819)
 Agdistis bennetii (Curtis, 1833)
 Agdistis bigoti Arenberger, 1976
 Agdistis cypriota Arenberger, 1983
 Agdistis frankeniae (Zeller, 1847)
 Agdistis hartigi Arenberger, 1973
 Agdistis heydeni (Zeller, 1852)
 Agdistis hulli Gielis, 1998
 Agdistis meridionalis (Zeller, 1847)
 Agdistis paralia (Zeller, 1847)
 Agdistis satanas Milliere, 1875
 Agdistis tamaricis (Zeller, 1847)
 Amblyptilia acanthadactyla (Hübner, 1813)
 Calyciphora albodactylus (Fabricius, 1794)
 Calyciphora homoiodactyla (Kasy, 1960)
 Calyciphora nephelodactyla (Eversmann, 1844)
 Capperia celeusi (Frey, 1886)
 Capperia fusca (O. Hofmann, 1898)
 Capperia hellenica Adamczewski, 1951
 Capperia maratonica Adamczewski, 1951
 Capperia marginellus (Zeller, 1847)
 Capperia polonica Adamczewski, 1951
 Capperia trichodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Capperia washbourni Adamczewski, 1951
 Cnaemidophorus rhododactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Crombrugghia distans (Zeller, 1847)
 Crombrugghia laetus (Zeller, 1847)
 Crombrugghia tristis (Zeller, 1841)
 Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)
 Gillmeria pallidactyla (Haworth, 1811)
 Hellinsia carphodactyla (Hübner, 1813)
 Hellinsia distinctus (Herrich-Schäffer, 1855)
 Hellinsia inulae (Zeller, 1852)
 Hellinsia pectodactylus (Staudinger, 1859)
 Hellinsia tephradactyla (Hübner, 1813)
 Merrifieldia baliodactylus (Zeller, 1841)
 Merrifieldia leucodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Merrifieldia malacodactylus (Zeller, 1847)
 Merrifieldia tridactyla (Linnaeus, 1758)
 Oidaematophorus lithodactyla (Treitschke, 1833)
 Oxyptilus ericetorum (Stainton, 1851)
 Oxyptilus parvidactyla (Haworth, 1811)
 Paracapperia anatolicus (Caradja, 1920)
 Platyptilia farfarellus Zeller, 1867
 Platyptilia gonodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Platyptilia tesseradactyla (Linnaeus, 1761)
 Procapperia linariae (Chretien, 1922)
 Pselnophorus heterodactyla (Muller, 1764)
 Pterophorus ischnodactyla (Treitschke, 1835)
 Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758)
 Puerphorus olbiadactylus (Milliere, 1859)
 Stangeia siceliota (Zeller, 1847)
 Stenoptilia aridus (Zeller, 1847)
 Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763)
 Stenoptilia coprodactylus (Stainton, 1851)
 Stenoptilia elkefi Arenberger, 1984
 Stenoptilia lucasi Arenberger, 1990
 Stenoptilia parnasia Arenberger, 1986
 Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761)
 Stenoptilia stigmatodactylus (Zeller, 1852)
 Stenoptilia zophodactylus (Duponchel, 1840)
 Stenoptilodes taprobanes (Felder & Rogenhofer, 1875)
 Wheeleria ivae (Kasy, 1960)
 Wheeleria lyrae (Arenberger, 1983)
 Wheeleria obsoletus (Zeller, 1841)
 Wheeleria phlomidis (Staudinger, 1871)
 Wheeleria spilodactylus (Curtis, 1827)

Pyralidae 
 Acrobasis advenella (Zincken, 1818)
 Acrobasis bithynella Zeller, 1848
 Acrobasis centunculella (Mann, 1859)
 Acrobasis consociella (Hübner, 1813)
 Acrobasis dulcella (Zeller, 1848)
 Acrobasis glaucella Staudinger, 1859
 Acrobasis legatea (Haworth, 1811)
 Acrobasis marmorea (Haworth, 1811)
 Acrobasis obliqua (Zeller, 1847)
 Acrobasis obtusella (Hübner, 1796)
 Acrobasis repandana (Fabricius, 1798)
 Acrobasis sodalella Zeller, 1848
 Acrobasis suavella (Zincken, 1818)
 Acrobasis tumidana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aglossa asiatica Erschoff, 1872
 Aglossa caprealis (Hübner, 1809)
 Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758)
 Aglossa signicostalis Staudinger, 1871
 Alophia combustella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Ancylodes pallens Ragonot, 1887
 Ancylosis cinnamomella (Duponchel, 1836)
 Ancylosis convexella (Lederer, 1855)
 Ancylosis hellenica (Staudinger, 1871)
 Ancylosis oblitella (Zeller, 1848)
 Ancylosis pallida (Staudinger, 1870)
 Ancylosis roscidella (Eversmann, 1844)
 Ancylosis sareptalla (Herrich-Schäffer, 1861)
 Aphomia sociella (Linnaeus, 1758)
 Aphomia unicolor (Staudinger, 1880)
 Aphomia zelleri Joannis, 1932
 Apomyelois ceratoniae (Zeller, 1839)
 Apomyelois cognata (Staudinger, 1871)
 Asalebria florella (Mann, 1862)
 Bostra obsoletalis (Mann, 1884)
 Bradyrrhoa cantenerella (Duponchel, 1837)
 Bradyrrhoa confiniella Zeller, 1848
 Bradyrrhoa gilveolella (Treitschke, 1832)
 Cadra abstersella (Zeller, 1847)
 Cadra calidella (Guenee, 1845)
 Cadra cautella (Walker, 1863)
 Cadra delattinella Roesler, 1965
 Cadra figulilella (Gregson, 1871)
 Cadra furcatella (Herrich-Schäffer, 1849)
 Catastia marginea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Corcyra cephalonica (Stainton, 1866)
 Cryptoblabes gnidiella (Milliere, 1867)
 Delplanqueia dilutella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Denticera divisella (Duponchel, 1842)
 Dioryctria abietella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dioryctria mendacella (Staudinger, 1859)
 Dioryctria pineae (Staudinger, 1859)
 Dioryctria resiniphila Segerer & Prose, 1997
 Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840)
 Eccopisa effractella Zeller, 1848
 Elegia fallax (Staudinger, 1881)
 Elegia similella (Zincken, 1818)
 Ematheudes punctella (Treitschke, 1833)
 Endotricha flammealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ephestia cypriusella (Roesler, 1965)
 Ephestia disparella Hampson, 1901
 Ephestia elutella (Hübner, 1796)
 Ephestia kuehniella Zeller, 1879
 Ephestia unicolorella Staudinger, 1881
 Ephestia welseriella (Zeller, 1848)
 Epidauria strigosa (Staudinger, 1879)
 Epidauria transversariella (Zeller, 1848)
 Epischnia adultella Zeller, 1848
 Epischnia cretaciella Mann, 1869
 Epischnia illotella Zeller, 1839
 Epischnia leucoloma Herrich-Schäffer, 1849
 Epischnia prodromella (Hübner, 1799)
 Etiella zinckenella (Treitschke, 1832)
 Eurhodope cirrigerella (Zincken, 1818)
 Eurhodope incompta (Zeller, 1847)
 Eurhodope rosella (Scopoli, 1763)
 Euzophera bigella (Zeller, 1848)
 Euzophera cinerosella (Zeller, 1839)
 Euzophera formosella (Rebel, 1910)
 Euzophera fuliginosella (Heinemann, 1865)
 Euzophera lunulella (O. Costa, 1836)
 Euzophera nessebarella Soffner, 1962
 Euzophera osseatella (Treitschke, 1832)
 Euzophera pinguis (Haworth, 1811)
 Euzophera pulchella Ragonot, 1887
 Euzophera umbrosella (Staudinger, 1879)
 Euzopherodes lutisignella (Mann, 1869)
 Euzopherodes vapidella (Mann, 1857)
 Faveria dionysia (Zeller, 1846)
 Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)
 Gymnancyla canella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gymnancyla hornigii (Lederer, 1852)
 Homoeosoma nebulella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Homoeosoma nimbella (Duponchel, 1837)
 Homoeosoma sinuella (Fabricius, 1794)
 Hypochalcia ahenella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hypochalcia lignella (Hübner, 1796)
 Hypotia corticalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775)
 Hypsopygia fulvocilialis (Duponchel, 1834)
 Hypsopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758)
 Hypsopygia incarnatalis (Zeller, 1847)
 Hypsopygia rubidalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hypsotropa limbella Zeller, 1848
 Insalebria serraticornella (Zeller, 1839)
 Isauria dilucidella (Duponchel, 1836)
 Keradere lepidella (Ragonot, 1887)
 Keradere tengstroemiella (Erschoff, 1874)
 Khorassania compositella (Treitschke, 1835)
 Klimeschiola philetella (Rebel, 1916)
 Lamoria anella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lamoria ruficostella Ragonot, 1888
 Loryma egregialis (Herrich-Schäffer, 1838)
 Matilella fusca (Haworth, 1811)
 Megasis rippertella (Zeller, 1839)
 Metallosticha argyrogrammos (Zeller, 1847)
 Metallostichodes nigrocyanella (Constant, 1865)
 Michaeliodes friesei Roesler, 1969
 Moitrelia obductella (Zeller, 1839)
 Myelois circumvoluta (Fourcroy, 1785)
 Myelois pluripunctella Ragonot, 1887
 Neurotomia coenulentella (Zeller, 1846)
 Nyctegretis lineana (Scopoli, 1786)
 Nyctegretis triangulella Ragonot, 1901
 Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)
 Oxybia transversella (Duponchel, 1836)
 Pempelia alpigenella (Duponchel, 1836)
 Pempelia amoenella (Zeller, 1848)
 Pempelia johannella (Caradja, 1916)
 Pempelia palumbella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pempeliella ornatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pempeliella sororculella (Ragonot, 1887)
 Pempeliella sororiella Zeller, 1839
 Phycita coronatella (Guenee, 1845)
 Phycita diaphana (Staudinger, 1870)
 Phycita meliella (Mann, 1864)
 Phycita metzneri (Zeller, 1846)
 Phycita pedisignella Ragonot, 1887
 Phycita poteriella (Zeller, 1846)
 Phycita roborella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phycitodes albatella (Ragonot, 1887)
 Phycitodes binaevella (Hübner, 1813)
 Phycitodes inquinatella (Ragonot, 1887)
 Phycitodes lacteella (Rothschild, 1915)
 Phycitodes saxicola (Vaughan, 1870)
 Plodia interpunctella (Hübner, 1813)
 Polyocha venosa (Zeller, 1847)
 Psorosa dahliella (Treitschke, 1832)
 Pterothrixidia rufella (Duponchel, 1836)
 Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758)
 Pyralis regalis Denis & Schiffermuller, 1775
 Raphimetopus ablutella (Zeller, 1839)
 Sciota hostilis (Stephens, 1834)
 Sciota imperialella (Ragonot, 1887)
 Selagia argyrella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Selagia spadicella (Hübner, 1796)
 Selagia subochrella (Herrich-Schäffer, 1849)
 Seleucia pectinella (Chretien, 1911)
 Seleucia semirosella Ragonot, 1887
 Stemmatophora brunnealis (Treitschke, 1829)
 Stemmatophora combustalis (Fischer v. Röslerstamm, 1842)
 Stemmatophora honestalis (Treitschke, 1829)
 Synaphe moldavica (Esper, 1794)
 Synaphe punctalis (Fabricius, 1775)
 Synoria antiquella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Trachonitis cristella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tretopteryx pertusalis (Geyer, 1832)
 Zophodia grossulariella (Hübner, 1809)

Saturniidae 
 Aglia tau (Linnaeus, 1758)
 Saturnia pavoniella (Scopoli, 1763)
 Saturnia spini (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Saturnia caecigena Kupido, 1825
 Saturnia pyri (Denis & Schiffermuller, 1775)

Scythrididae 
 Enolmis desidella (Lederer, 1855)
 Episcythris triangulella (Ragonot, 1874)
 Scythris aerariella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Scythris albidella (Stainton, 1867)
 Scythris albostriata Hannemann, 1961
 Scythris ambustella Bengtsson, 1997
 Scythris anomaloptera (Staudinger, 1880)
 Scythris apicistrigella (Staudinger, 1870)
 Scythris braschiella (O. Hofmann, 1897)
 Scythris clavella (Zeller, 1855)
 Scythris confluens (Staudinger, 1870)
 Scythris crassiuscula (Herrich-Schäffer, 1855)
 Scythris crypta Hannemann, 1961
 Scythris cuspidella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scythris cycladeae Jackh, 1978
 Scythris eberhardi Bengtsson, 1997
 Scythris fallacella (Schlager, 1847)
 Scythris flavilaterella (Fuchs, 1886)
 Scythris fuscoaenea (Haworth, 1828)
 Scythris gravatella (Zeller, 1847)
 Scythris hungaricella Rebel, 1917
 Scythris inclusella Lederer, 1855
 Scythris inertella (Zeller, 1855)
 Scythris jaeckhi Bengtsson, 1989
 Scythris lafauryi Passerin d'Entreves, 1986
 Scythris laminella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scythris limbella (Fabricius, 1775)
 Scythris mus Walsingham, 1898
 Scythris obscurella (Scopoli, 1763)
 Scythris parnassiae Bengtsson, 1997
 Scythris pascuella (Zeller, 1855)
 Scythris paullella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Scythris platypyga (Staudinger, 1880)
 Scythris pudorinella (Moschler, 1866)
 Scythris punctivittella (O. Costa, 1836)
 Scythris scopolella (Linnaeus, 1767)
 Scythris seliniella (Zeller, 1839)
 Scythris siccella (Zeller, 1839)
 Scythris similis Hannemann, 1961
 Scythris skulei Bengtsson, 1997
 Scythris subaerariella (Stainton, 1867)
 Scythris subschleichiella Hannemann, 1961
 Scythris tabescentella (Staudinger, 1880)
 Scythris tabidella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Scythris taygeticola Scholz, 1997
 Scythris tenuivittella (Stainton, 1867)
 Scythris tergestinella (Zeller, 1855)
 Scythris tributella (Zeller, 1847)
 Scythris vittella (O. Costa, 1834)

Sesiidae 
 Bembecia albanensis (Rebel, 1918)
 Bembecia blanka Spatenka, 2001
 Bembecia fokidensis Tosevski, 1991
 Bembecia ichneumoniformis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Bembecia lomatiaeformis (Lederer, 1853)
 Bembecia megillaeformis (Hübner, 1813)
 Bembecia pavicevici Tosevski, 1989
 Bembecia priesneri Kallies, Petersen & Riefenstahl, 1998
 Bembecia puella Z. Lastuvka, 1989
 Bembecia sanguinolenta (Lederer, 1853)
 Bembecia scopigera (Scopoli, 1763)
 Bembecia uroceriformis (Treitschke, 1834)
 Chamaesphecia aerifrons (Zeller, 1847)
 Chamaesphecia albiventris (Lederer, 1853)
 Chamaesphecia alysoniformis (Herrich-Schäffer, 1846)
 Chamaesphecia anatolica Schwingenschuss, 1938
 Chamaesphecia annellata (Zeller, 1847)
 Chamaesphecia astatiformis (Herrich-Schäffer, 1846)
 Chamaesphecia bibioniformis (Esper, 1800)
 Chamaesphecia chalciformis (Esper, 1804)
 Chamaesphecia doleriformis (Herrich-Schäffer, 1846)
 Chamaesphecia dumonti Le Cerf, 1922
 Chamaesphecia empiformis (Esper, 1783)
 Chamaesphecia gorbunovi Spatenka, 1992
 Chamaesphecia masariformis (Ochsenheimer, 1808)
 Chamaesphecia minoica Bartsch & Puhringer, 2005
 Chamaesphecia nigrifrons (Le Cerf, 1911)
 Chamaesphecia proximata (Staudinger, 1891)
 Chamaesphecia schmidtiiformis (Freyer, 1836)
 Chamaesphecia tenthrediniformis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Chamaesphecia thracica Z. Lastuvka, 1983
 Osminia fenusaeformis (Herrich-Schäffer, 1852)
 Paranthrene insolitus Le Cerf, 1914
 Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 1775)
 Pennisetia bohemica Kralicek & Povolny, 1974
 Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801)
 Pyropteron affinis (Staudinger, 1856)
 Pyropteron leucomelaena (Zeller, 1847)
 Pyropteron minianiformis (Freyer, 1843)
 Pyropteron muscaeformis (Esper, 1783)
 Pyropteron triannuliformis (Freyer, 1843)
 Pyropteron umbrifera (Staudinger, 1870)
 Sesia apiformis (Clerck, 1759)
 Sesia pimplaeformis Oberthur, 1872
 Synanthedon andrenaeformis (Laspeyres, 1801)
 Synanthedon cephiformis (Ochsenheimer, 1808)
 Synanthedon conopiformis (Esper, 1782)
 Synanthedon culiciformis (Linnaeus, 1758)
 Synanthedon formicaeformis (Esper, 1783)
 Synanthedon geranii Kallies, 1997
 Synanthedon loranthi (Kralicek, 1966)
 Synanthedon mesiaeformis (Herrich-Schäffer, 1846)
 Synanthedon myopaeformis (Borkhausen, 1789)
 Synanthedon rubiana Kallies, Petersen & Riefenstahl, 1998
 Synanthedon spuleri (Fuchs, 1908)
 Synanthedon stomoxiformis (Hübner, 1790)
 Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759)
 Synanthedon vespiformis (Linnaeus, 1761)
 Tinthia brosiformis (Hübner, 1813)
 Tinthia hoplisiformis (Mann, 1864)
 Tinthia myrmosaeformis (Herrich-Schäffer, 1846)
 Tinthia tineiformis (Esper, 1789)

Sphingidae 
 Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)
 Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
 Daphnis nerii (Linnaeus, 1758)
 Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
 Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)
 Dolbina elegans A. Bang-Haas, 1912
 Hemaris croatica (Esper, 1800)
 Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)
 Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)
 Hippotion celerio (Linnaeus, 1758)
 Hyles cretica Eitschberger, Danner & Surholt, 1998
 Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)
 Hyles hippophaes (Esper, 1789)
 Hyles livornica (Esper, 1780)
 Hyles nicaea (de Prunner, 1798)
 Hyles vespertilio (Esper, 1780)
 Laothoe populi (Linnaeus, 1758)
 Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
 Marumba quercus (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)
 Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
 Rethera komarovi (Christoph, 1885)
 Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758)
 Sphingoneopsis gorgoniades (Hübner, 1819)
 Sphinx ligustri Linnaeus, 1758
 Sphinx pinastri Linnaeus, 1758
 Theretra alecto (Linnaeus, 1758)

Stathmopodidae 
 Neomariania partinicensis (Rebel, 1937)
 Tortilia graeca Kasy, 1981

Thyrididae 
 Thyris fenestrella (Scopoli, 1763)

Tineidae 
 Anomalotinea gardesanella (Hartig, 1950)
 Anomalotinea liguriella (Milliere, 1879)
 Archinemapogon yildizae Kocak, 1981
 Ateliotum hungaricellum Zeller, 1839
 Ateliotum petrinella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Ateliotum syriaca (Caradja, 1920)
 Cephimallota angusticostella (Zeller, 1839)
 Ceratuncus danubiella (Mann, 1866)
 Crassicornella crassicornella (Zeller, 1847)
 Dryadaula hellenica (Gaedike, 1988)
 Edosa fuscoviolacella (Ragonot, 1895)
 Eudarcia armatum (Gaedike, 1985)
 Eudarcia glaseri (Petersen, 1967)
 Eudarcia montanum (Gaedike, 1985)
 Eudarcia sutteri Gaedike, 1997
 Eudarcia verkerki Gaedike & Henderickx, 1999
 Eudarcia hellenica Gaedike, 2007
 Eudarcia lobata (Petersen & Gaedike, 1979)
 Eudarcia confusella (Heydenreich, 1851)
 Eudarcia fibigeri Gaedike, 1997
 Eudarcia forsteri (Petersen, 1964)
 Eudarcia graecum (Gaedike, 1985)
 Eudarcia kasyi (Petersen, 1971)
 Eudarcia moreae (Petersen & Gaedike, 1983)
 Eudarcia holtzi (Rebel, 1902)
 Euplocamus anthracinalis (Scopoli, 1763)
 Euplocamus ophisus (Cramer, 1779)
 Gaedikeia kokkariensis Sutter, 1998
 Hapsifera luridella Zeller, 1847
 Infurcitinea albicomella (Stainton, 1851)
 Infurcitinea arenbergeri Gaedike, 1988
 Infurcitinea finalis Gozmany, 1959
 Infurcitinea graeca Gaedike, 1983
 Infurcitinea hellenica Gaedike, 1997
 Infurcitinea karsholti Gaedike, 1992
 Infurcitinea lakoniae Gaedike, 1983
 Infurcitinea litochorella Petersen, 1964
 Infurcitinea nedae Gaedike, 1983
 Infurcitinea nigropluviella (Walsingham, 1907)
 Infurcitinea ochridella Petersen, 1962
 Infurcitinea olympica Petersen, 1958
 Infurcitinea parnassiella Gaedike, 1987
 Infurcitinea reisseri Petersen, 1968
 Infurcitinea rumelicella (Rebel, 1903)
 Infurcitinea tauridella Petersen, 1968
 Infurcitinea taurus Gaedike, 1988
 Infurcitinea tribertii Gaedike, 1983
 Lichenotinea pustulatella (Zeller, 1852)
 Matratinea rufulicaput Sziraki & Szocs, 1990
 Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)
 Monopis imella (Hübner, 1813)
 Monopis laevigella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Monopis obviella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Monopis weaverella (Scott, 1858)
 Morophaga choragella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Morophaga morella (Duponchel, 1838)
 Myrmecozela parnassiella (Rebel, 1915)
 Myrmecozela stepicola Zagulajev, 1972
 Nemapogon anatolica Gaedike, 1986
 Nemapogon arenbergeri Gaedike, 1986
 Nemapogon cloacella (Haworth, 1828)
 Nemapogon falstriella (Bang-Haas, 1881)
 Nemapogon granella (Linnaeus, 1758)
 Nemapogon gravosaellus Petersen, 1957
 Nemapogon hungaricus Gozmany, 1960
 Nemapogon inconditella (Lucas, 1956)
 Nemapogon orientalis Petersen, 1961
 Nemapogon reisseri Petersen & Gaedike, 1983
 Nemapogon ruricolella (Stainton, 1849)
 Nemapogon scholzi Sutter, 2000
 Nemapogon scutifera Gaedike, 2007
 Nemapogon signatellus Petersen, 1957
 Nemapogon variatella (Clemens, 1859)
 Neurothaumasia ankerella (Mann, 1867)
 Neurothaumasia macedonica Petersen, 1962
 Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758)
 Niditinea striolella (Matsumura, 1931)
 Novotinea klimeschi (Rebel, 1940)
 Oinophila v-flava (Haworth, 1828)
 Proterospastis merdella (Zeller, 1847)
 Reisserita relicinella (Herrich-Schäffer, 1853)
 Rhodobates unicolor (Staudinger, 1870)
 Scardia boletella (Fabricius, 1794)
 Stenoptinea cyaneimarmorella (Milliere, 1854)
 Tenaga nigripunctella (Haworth, 1828)
 Tenaga rhenania (Petersen, 1962)
 Tinea basifasciella Ragonot, 1895
 Tinea columbariella Wocke, 1877
 Tinea flavescentella Haworth, 1828
 Tinea messalina Robinson, 1979
 Tinea murariella Staudinger, 1859
 Tinea pellionella Linnaeus, 1758
 Tinea translucens Meyrick, 1917
 Tinea trinotella Thunberg, 1794
 Triaxomasia caprimulgella (Stainton, 1851)
 Triaxomera parasitella (Hübner, 1796)
 Trichophaga bipartitella (Ragonot, 1892)
 Trichophaga tapetzella (Linnaeus, 1758)

Tischeriidae 
 Coptotriche gaunacella (Duponchel, 1843)
 Coptotriche marginea (Haworth, 1828)
 Tischeria dodonaea Stainton, 1858
 Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795)

Tortricidae 
 Acleris boscanoides Razowski, 1959
 Acleris forsskaleana (Linnaeus, 1758)
 Acleris hastiana (Linnaeus, 1758)
 Acleris lipsiana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris quercinana (Zeller, 1849)
 Acleris schalleriana (Linnaeus, 1761)
 Acleris variegana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Adoxophyes orana (Fischer v. Röslerstamm, 1834)
 Aethes bilbaensis (Rossler, 1877)
 Aethes flagellana (Duponchel, 1836)
 Aethes francillana (Fabricius, 1794)
 Aethes hartmanniana (Clerck, 1759)
 Aethes margarotana (Duponchel, 1836)
 Aethes mauritanica (Walsingham, 1898)
 Aethes nefandana (Kennel, 1899)
 Aethes sanguinana (Treitschke, 1830)
 Aethes tesserana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aethes triangulana (Treitschke, 1835)
 Aethes williana (Brahm, 1791)
 Agapeta largana (Rebel, 1906)
 Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)
 Aleimma loeflingiana (Linnaeus, 1758)
 Ancylis achatana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylis apicella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylis comptana (Frolich, 1828)
 Ancylis selenana (Guenee, 1845)
 Ancylis unguicella (Linnaeus, 1758)
 Aphelia euxina (Djakonov, 1929)
 Aphelia ferugana (Hübner, 1793)
 Archips crataegana (Hübner, 1799)
 Archips podana (Scopoli, 1763)
 Archips rosana (Linnaeus, 1758)
 Archips xylosteana (Linnaeus, 1758)
 Argyrotaenia ljungiana (Thunberg, 1797)
 Avaria hyerana (Milliere, 1858)
 Bactra bactrana (Kennel, 1901)
 Bactra furfurana (Haworth, 1811)
 Bactra lancealana (Hübner, 1799)
 Bactra venosana (Zeller, 1847)
 Cacoecimorpha pronubana (Hübner, 1799)
 Capua vulgana (Frolich, 1828)
 Celypha lacunana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Celypha rurestrana (Duponchel, 1843)
 Celypha striana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Celypha woodiana (Barrett, 1882)
 Choristoneura hebenstreitella (Muller, 1764)
 Choristoneura murinana (Hübner, 1799)
 Clepsis consimilana (Hübner, 1817)
 Clepsis pallidana (Fabricius, 1776)
 Clepsis steineriana (Hübner, 1799)
 Cnephasia asseclana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cnephasia communana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cnephasia cupressivorana (Staudinger, 1871)
 Cnephasia disforma Razowski, 1983
 Cnephasia divisana Razowski, 1959
 Cnephasia ecullyana Real, 1951
 Cnephasia fragosana (Zeller, 1847)
 Cnephasia graecana Rebel, 1902
 Cnephasia gueneeana (Duponchel, 1836)
 Cnephasia hellenica Obraztsov, 1956
 Cnephasia heringi Razowski, 1958
 Cnephasia longana (Haworth, 1811)
 Cnephasia parnassicola Razowski, 1958
 Cnephasia pasiuana (Hübner, 1799)
 Cnephasia pumicana (Zeller, 1847)
 Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849)
 Cnephasia tofina Meyrick, 1922
 Cnephasia abrasana (Duponchel, 1843)
 Cnephasia incertana (Treitschke, 1835)
 Cochylidia heydeniana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cochylidia subroseana (Haworth, 1811)
 Cochylimorpha meridiana (Staudinger, 1859)
 Cochylimorpha straminea (Haworth, 1811)
 Cochylis defessana (Mann, 1861)
 Cochylis epilinana Duponchel, 1842
 Cochylis molliculana Zeller, 1847
 Cochylis nana (Haworth, 1811)
 Cochylis pallidana Zeller, 1847
 Cochylis posterana Zeller, 1847
 Crocidosema plebejana Zeller, 1847
 Cryptocochylis conjunctana (Mann, 1864)
 Cydia alienana (Caradja, 1916)
 Cydia amplana (Hübner, 1800)
 Cydia blackmoreana (Walsingham, 1903)
 Cydia conicolana (Heylaerts, 1874)
 Cydia corollana (Hübner, 1823)
 Cydia duplicana (Zetterstedt, 1839)
 Cydia fagiglandana (Zeller, 1841)
 Cydia honorana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cydia ilipulana (Walsingham, 1903)
 Cydia johanssoni Aarvik & Karsholt, 1993
 Cydia plumbiferana (Staudinger, 1870)
 Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)
 Cydia pyrivora (Danilevsky, 1947)
 Cydia semicinctana (Kennel, 1901)
 Cydia splendana (Hübner, 1799)
 Cydia succedana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cydia trogodana Prose, 1988
 Diceratura ostrinana (Guenee, 1845)
 Diceratura rhodograpta Djakonov, 1929
 Dichelia histrionana (Frolich, 1828)
 Dichrorampha inconspicua (Danilevsky, 1948)
 Dichrorampha incursana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Dichrorampha lasithicana Rebel, 1916
 Dichrorampha montanana (Duponchel, 1843)
 Dichrorampha petiverella (Linnaeus, 1758)
 Dichrorampha plumbagana (Treitschke, 1830)
 Dichrorampha plumbana (Scopoli, 1763)
 Eana derivana (de La Harpe, 1858)
 Eana italica (Obraztsov, 1950)
 Eana penziana (Thunberg, 1791)
 Eana argentana (Clerck, 1759)
 Eana canescana (Guenee, 1845)
 Endothenia gentianaeana (Hübner, 1799)
 Endothenia oblongana (Haworth, 1811)
 Endothenia sororiana (Herrich-Schäffer, 1850)
 Epagoge grotiana (Fabricius, 1781)
 Epiblema costipunctana (Haworth, 1811)
 Epiblema cretana Osthelder, 1941
 Epiblema foenella (Linnaeus, 1758)
 Epiblema gammana (Mann, 1866)
 Epiblema graphana (Treitschke, 1835)
 Epiblema hepaticana (Treitschke, 1835)
 Epiblema mendiculana (Treitschke, 1835)
 Epiblema scutulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epinotia brunnichana (Linnaeus, 1767)
 Epinotia dalmatana (Rebel, 1891)
 Epinotia festivana (Hübner, 1799)
 Epinotia fraternana (Haworth, 1811)
 Epinotia nigricana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epinotia nigristriana Budashkin & Zlatkov, 2011
 Epinotia nisella (Clerck, 1759)
 Epinotia subsequana (Haworth, 1811)
 Epinotia tedella (Clerck, 1759)
 Epinotia thapsiana (Zeller, 1847)
 Eucosma albidulana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Eucosma campoliliana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eucosma cana (Haworth, 1811)
 Eucosma conformana (Mann, 1872)
 Eucosma conterminana (Guenee, 1845)
 Eucosma cumulana (Guenee, 1845)
 Eucosma lugubrana (Treitschke, 1830)
 Eucosma obumbratana (Lienig & Zeller, 1846)
 Eudemis porphyrana (Hübner, 1799)
 Eugnosta lathoniana (Hübner, 1800)
 Eupoecilia cebrana (Hübner, 1813)
 Falseuncaria ruficiliana (Haworth, 1811)
 Grapholita funebrana Treitschke, 1835
 Grapholita janthinana (Duponchel, 1843)
 Grapholita molesta (Busck, 1916)
 Grapholita compositella (Fabricius, 1775)
 Grapholita coronillana Lienig & Zeller, 1846
 Grapholita delineana Walker, 1863
 Grapholita fissana (Frolich, 1828)
 Grapholita gemmiferana Treitschke, 1835
 Grapholita jungiella (Clerck, 1759)
 Grapholita nebritana Treitschke, 1830
 Grapholita orobana Treitschke, 1830
 Gravitarmata margarotana (Heinemann, 1863)
 Gynnidomorpha permixtana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gypsonoma aceriana (Duponchel, 1843)
 Gypsonoma dealbana (Frolich, 1828)
 Gypsonoma minutana (Hübner, 1799)
 Gypsonoma sociana (Haworth, 1811)
 Hedya nubiferana (Haworth, 1811)
 Hedya pruniana (Hübner, 1799)
 Hedya salicella (Linnaeus, 1758)
 Hysterophora maculosana (Haworth, 1811)
 Isotrias hybridana (Hübner, 1817)
 Isotrias rectifasciana (Haworth, 1811)
 Lathronympha christenseni Aarvik & Karsholt, 1993
 Lathronympha strigana (Fabricius, 1775)
 Lobesia artemisiana (Zeller, 1847)
 Lobesia botrana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lobesia confinitana (Staudinger, 1870)
 Neosphaleroptera nubilana (Hübner, 1799)
 Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758)
 Notocelia incarnatana (Hübner, 1800)
 Notocelia roborana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Notocelia trimaculana (Haworth, 1811)
 Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758)
 Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)
 Oxypteron eremica (Walsingham, 1907)
 Pammene aurita Razowski, 1991
 Pammene christophana (Moschler, 1862)
 Pammene fasciana (Linnaeus, 1761)
 Pammene gallicolana (Lienig & Zeller, 1846)
 Pandemis cerasana (Hübner, 1786)
 Pandemis heparana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Paramesia gnomana (Clerck, 1759)
 Pelochrista agrestana (Treitschke, 1830)
 Pelochrista caecimaculana (Hübner, 1799)
 Pelochrista duercki (Osthelder, 1941)
 Pelochrista fusculana (Zeller, 1847)
 Pelochrista medullana (Staudinger, 1879)
 Phalonidia albipalpana (Zeller, 1847)
 Phalonidia contractana (Zeller, 1847)
 Phalonidia manniana (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
 Phiaris stibiana (Guenee, 1845)
 Phtheochroa annae Huemer, 1990
 Phtheochroa duponchelana (Duponchel, 1843)
 Phtheochroa reisseri (Razowski, 1970)
 Phtheochroa sodaliana (Haworth, 1811)
 Prochlidonia amiantana (Hübner, 1799)
 Propiromorpha rhodophana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775)
 Pseudococcyx tessulatana (Staudinger, 1871)
 Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758)
 Ptycholomoides aeriferana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Rhyacionia buoliana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Selania capparidana (Zeller, 1847)
 Sparganothis pilleriana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Spilonota ocellana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Syndemis musculana (Hübner, 1799)
 Thiodia major (Rebel, 1903)
 Thiodia trochilana (Frolich, 1828)
 Tortrix viridana Linnaeus, 1758
 Xerocnephasia rigana (Sodoffsky, 1829)
 Zeiraphera rufimitrana (Herrich-Schäffer, 1851)

Yponomeutidae 
 Cedestis gysseleniella Zeller, 1839
 Cedestis subfasciella (Stephens, 1834)
 Paradoxus osyridellus Stainton, 1869
 Paraswammerdamia albicapitella (Scharfenberg, 1805)
 Paraswammerdamia nebulella (Goeze, 1783)
 Scythropia crataegella (Linnaeus, 1767)
 Swammerdamia caesiella (Hübner, 1796)
 Swammerdamia compunctella Herrich-Schäffer, 1855
 Yponomeuta cagnagella (Hübner, 1813)
 Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758)
 Yponomeuta malinellus Zeller, 1838
 Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758)
 Yponomeuta plumbella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Yponomeuta rorrella (Hübner, 1796)
 Zelleria hepariella Stainton, 1849
 Zelleria oleastrella (Milliere, 1864)

Ypsolophidae 
 Ochsenheimeria taurella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ypsolopha albiramella (Mann, 1861)
 Ypsolopha dentella (Fabricius, 1775)
 Ypsolopha instabilella (Mann, 1866)
 Ypsolopha kristalleniae Rebel, 1916
 Ypsolopha lucella (Fabricius, 1775)
 Ypsolopha manniella (Staudinger, 1880)
 Ypsolopha minotaurella (Rebel, 1916)
 Ypsolopha parenthesella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha persicella (Fabricius, 1787)
 Ypsolopha sculpturella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Ypsolopha sylvella (Linnaeus, 1767)
 Ypsolopha trichonella (Mann, 1861)
 Ypsolopha ustella (Clerck, 1759)

Zygaenidae 
 Adscita albanica (Naufock, 1926)
 Adscita capitalis (Staudinger, 1879)
 Adscita geryon (Hübner, 1813)
 Adscita obscura (Zeller, 1847)
 Adscita statices (Linnaeus, 1758)
 Adscita mannii (Lederer, 1853)
 Jordanita chloros (Hübner, 1813)
 Jordanita globulariae (Hübner, 1793)
 Jordanita graeca (Jordan, 1907)
 Jordanita subsolana (Staudinger, 1862)
 Jordanita budensis (Ad. & Au. Speyer, 1858)
 Jordanita notata (Zeller, 1847)
 Rhagades pruni (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Rhagades amasina (Herrich-Schäffer, 1851)
 Theresimima ampellophaga (Bayle-Barelle, 1808)
 Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
 Zygaena sedi Fabricius, 1787
 Zygaena brizae (Esper, 1800)
 Zygaena laeta (Hübner, 1790)
 Zygaena minos (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Zygaena punctum Ochsenheimer, 1808
 Zygaena purpuralis (Brunnich, 1763)
 Zygaena angelicae Ochsenheimer, 1808
 Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767)
 Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
 Zygaena lonicerae (Scheven, 1777)
 Zygaena loti (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Zygaena nevadensis Rambur, 1858
 Zygaena viciae (Denis & Schiffermuller, 1775)

Посилання 
 Fauna EuropaeaСписки:Греція
Фауна Греції
Г